|-
|(84001)||2002 NE29|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,202|| align=right|1,10|| align=right|3,666||MBA||13. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84002)||2002 NB38|| align=right|15,0|| align=right|2,562|| align=right|0,182|| align=right|12,62|| align=right|4,100||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84003)||2002 NA52|| align=right|16,4|| align=right|2,407|| align=right|0,227|| align=right|5,52|| align=right|3,734||MBA||14. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84004)||2002 OT3|| align=right|14,8|| align=right|2,667|| align=right|0,284|| align=right|13,31|| align=right|4,354||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84005)||2002 OC4|| align=right|14,5|| align=right|2,617|| align=right|0,133|| align=right|14,47|| align=right|4,233||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84006)||2002 OJ4|| align=right|14,7|| align=right|2,655|| align=right|0,135|| align=right|11,32|| align=right|4,326||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84007)||2002 OK12|| align=right|15,6|| align=right|2,322|| align=right|0,226|| align=right|3,14|| align=right|3,537||MBA||23. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84008)||2002 OP14|| align=right|15,0|| align=right|3,183|| align=right|0,204|| align=right|10,20|| align=right|5,678||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84009)||2002 OM22|| align=right|16,5|| align=right|2,334|| align=right|0,219|| align=right|3,13|| align=right|3,565||MBA||31. července 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(84010)||2002 OZ23|| align=right|14,5|| align=right|2,981|| align=right|0,232|| align=right|16,60|| align=right|5,147||MBA||28. července 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84011)||2002 OB25|| align=right|13,7|| align=right|3,978|| align=right|0,253|| align=right|4,05|| align=right|7,933||HLD||23. července 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(84012)||2002 PR|| align=right|16,9|| align=right|2,221|| align=right|0,152|| align=right|3,73|| align=right|3,310||MBA||2. srpna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(84013)||2002 PZ5|| align=right|14,5|| align=right|3,049|| align=right|0,131|| align=right|10,47|| align=right|5,324||MBA||4. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84014)||2002 PG30|| align=right|16,2|| align=right|2,684|| align=right|0,050|| align=right|1,79|| align=right|4,397||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84015)||2002 PV34|| align=right|15,8|| align=right|2,367|| align=right|0,150|| align=right|5,28|| align=right|3,640||MBA||5. srpna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(84016)||2002 PE37|| align=right|15,0|| align=right|2,664|| align=right|0,224|| align=right|10,39|| align=right|4,347||MBA||4. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84017)||2002 PF37|| align=right|15,1|| align=right|2,544|| align=right|0,176|| align=right|12,98|| align=right|4,057||MBA||4. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84018)||2002 PL37|| align=right|15,8|| align=right|2,269|| align=right|0,196|| align=right|7,07|| align=right|3,416||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84019)||2002 PN37|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,243|| align=right|2,83|| align=right|3,632||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84020)||2002 PZ40|| align=right|14,8|| align=right|2,637|| align=right|0,127|| align=right|12,72|| align=right|4,283||MBA||4. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84021)||2002 PC41|| align=right|15,4|| align=right|2,680|| align=right|0,131|| align=right|14,08|| align=right|4,386||MBA||4. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84022)||2002 PR41|| align=right|16,2|| align=right|2,261|| align=right|0,209|| align=right|5,89|| align=right|3,399||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84023)||2002 PX41|| align=right|16,4|| align=right|2,354|| align=right|0,225|| align=right|2,54|| align=right|3,610||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84024)||2002 PB42|| align=right|16,2|| align=right|2,294|| align=right|0,154|| align=right|4,94|| align=right|3,474||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84025)||2002 PN42|| align=right|15,1|| align=right|2,871|| align=right|0,174|| align=right|6,35|| align=right|4,865||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84026)||2002 PO42|| align=right|15,6|| align=right|2,386|| align=right|0,137|| align=right|7,69|| align=right|3,684||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84027)||2002 PE44|| align=right|15,5|| align=right|2,370|| align=right|0,131|| align=right|7,19|| align=right|3,648||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84028)||2002 PN44|| align=right|15,4|| align=right|2,782|| align=right|0,239|| align=right|5,76|| align=right|4,640||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84029)||2002 PT44|| align=right|15,1|| align=right|2,434|| align=right|0,246|| align=right|7,14|| align=right|3,797||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84030)||2002 PY44|| align=right|14,8|| align=right|2,760|| align=right|0,177|| align=right|9,94|| align=right|4,584||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84031)||2002 PZ45|| align=right|14,2|| align=right|2,696|| align=right|0,291|| align=right|15,23|| align=right|4,426||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84032)||2002 PQ46|| align=right|15,0|| align=right|2,616|| align=right|0,160|| align=right|15,06|| align=right|4,230||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84033)||2002 PT46|| align=right|16,3|| align=right|2,400|| align=right|0,226|| align=right|0,98|| align=right|3,716||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84034)||2002 PL49|| align=right|16,3|| align=right|2,755|| align=right|0,225|| align=right|7,47|| align=right|4,572||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84035)||2002 PX49|| align=right|14,3|| align=right|2,993|| align=right|0,200|| align=right|14,87|| align=right|5,176||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84036)||2002 PF50|| align=right|16,3|| align=right|2,334|| align=right|0,187|| align=right|2,98|| align=right|3,565||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84037)||2002 PH50|| align=right|15,7|| align=right|2,338|| align=right|0,225|| align=right|2,89|| align=right|3,574||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84038)||2002 PQ50|| align=right|16,6|| align=right|2,202|| align=right|0,179|| align=right|6,18|| align=right|3,268||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84039)||2002 PW50|| align=right|16,0|| align=right|2,288|| align=right|0,175|| align=right|4,11|| align=right|3,460||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84040)||2002 PK54|| align=right|16,5|| align=right|2,206|| align=right|0,146|| align=right|5,68|| align=right|3,276||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84041)||2002 PL55|| align=right|15,8|| align=right|2,417|| align=right|0,223|| align=right|2,45|| align=right|3,756||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84042)||2002 PQ56|| align=right|16,3|| align=right|2,273|| align=right|0,122|| align=right|6,46|| align=right|3,427||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84043)||2002 PA57|| align=right|15,7|| align=right|2,593|| align=right|0,186|| align=right|13,06|| align=right|4,175||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84044)||2002 PB58|| align=right|14,9|| align=right|2,690|| align=right|0,232|| align=right|7,01|| align=right|4,412||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84045)||2002 PN58|| align=right|15,8|| align=right|2,455|| align=right|0,193|| align=right|1,16|| align=right|3,847||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84046)||2002 PF59|| align=right|15,5|| align=right|2,425|| align=right|0,121|| align=right|4,23|| align=right|3,775||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84047)||2002 PZ59|| align=right|15,4|| align=right|2,419|| align=right|0,188|| align=right|7,20|| align=right|3,762||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84048)||2002 PS60|| align=right|15,9|| align=right|2,314|| align=right|0,169|| align=right|6,32|| align=right|3,519||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84049)||2002 PU60|| align=right|15,5|| align=right|2,688|| align=right|0,167|| align=right|11,09|| align=right|4,407||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84050)||2002 PY60|| align=right|15,8|| align=right|2,584|| align=right|0,182|| align=right|6,53|| align=right|4,153||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84051)||2002 PL63|| align=right|16,5|| align=right|2,359|| align=right|0,213|| align=right|1,34|| align=right|3,622||MBA||11. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84052)||2002 PB69|| align=right|14,5|| align=right|2,618|| align=right|0,255|| align=right|11,25|| align=right|4,235||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84053)||2002 PS71|| align=right|15,3|| align=right|2,416|| align=right|0,292|| align=right|11,47|| align=right|3,754||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84054)||2002 PE84|| align=right|16,1|| align=right|2,411|| align=right|0,201|| align=right|2,24|| align=right|3,744||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84055)||2002 PM84|| align=right|15,2|| align=right|2,291|| align=right|0,134|| align=right|24,40|| align=right|3,467||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84056)||2002 PK86|| align=right|15,8|| align=right|2,565|| align=right|0,115|| align=right|14,22|| align=right|4,108||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84057)||2002 PL93|| align=right|16,3|| align=right|1,928|| align=right|0,081|| align=right|22,05|| align=right|2,677||MBA||14. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84058)||2002 PQ101|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,241|| align=right|11,82|| align=right|4,156||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84059)||2002 PV104|| align=right|14,6|| align=right|3,220|| align=right|0,144|| align=right|21,62|| align=right|5,777||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84060)||2002 PV112|| align=right|16,3|| align=right|2,544|| align=right|0,188|| align=right|16,40|| align=right|4,057||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84061)||2002 PJ113|| align=right|15,9|| align=right|2,599|| align=right|0,307|| align=right|14,61|| align=right|4,190||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84062)||2002 PQ117|| align=right|15,5|| align=right|2,613|| align=right|0,170|| align=right|11,43|| align=right|4,223||MBA||15. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84063)||2002 PC122|| align=right|15,2|| align=right|2,755|| align=right|0,225|| align=right|6,82|| align=right|4,572||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84064)||2002 PK126|| align=right|16,4|| align=right|2,390|| align=right|0,119|| align=right|1,81|| align=right|3,693||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84065)||2002 PQ128|| align=right|14,8|| align=right|2,697|| align=right|0,246|| align=right|7,75|| align=right|4,429||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84066)||2002 PM133|| align=right|16,4|| align=right|2,374|| align=right|0,165|| align=right|2,84|| align=right|3,658||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84067)||2002 PN135|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,246|| align=right|2,98|| align=right|3,681||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84068)||2002 PK138|| align=right|15,0|| align=right|1,941|| align=right|0,088|| align=right|19,85|| align=right|2,704||MBA||1. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84069)||2002 PL138|| align=right|16,3|| align=right|1,932|| align=right|0,101|| align=right|20,88|| align=right|2,684||MBA||1. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84070)||2002 PE139|| align=right|14,7|| align=right|2,576|| align=right|0,063|| align=right|22,13|| align=right|4,135||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84071)||2002 PC142|| align=right|16,1|| align=right|2,231|| align=right|0,032|| align=right|6,62|| align=right|3,331||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84072)||2002 PP142|| align=right|14,5|| align=right|2,567|| align=right|0,333|| align=right|11,21|| align=right|4,113||MBA||1. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84073)||2002 PY158|| align=right|16,3|| align=right|2,568|| align=right|0,200|| align=right|6,94|| align=right|4,114||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(84074)||2002 PN163|| align=right|16,1|| align=right|2,463|| align=right|0,139|| align=right|5,95|| align=right|3,864||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(84075) Peterpatricia||2002 PL165|| align=right|16,2|| align=right|2,861|| align=right|0,057|| align=right|1,24|| align=right|4,838||MBA||8. srpna 2002||Palomar||A. Lowe
|-
|(84076)||2002 QN|| align=right|14,8|| align=right|2,757|| align=right|0,071|| align=right|7,92|| align=right|4,577||MBA||16. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84077)||2002 QH1|| align=right|16,4|| align=right|2,416|| align=right|0,121|| align=right|5,60|| align=right|3,754||MBA||16. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84078)||2002 QA2|| align=right|16,3|| align=right|2,541|| align=right|0,158|| align=right|6,13|| align=right|4,050||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84079)||2002 QD5|| align=right|16,4|| align=right|2,337|| align=right|0,114|| align=right|5,92|| align=right|3,571||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84080)||2002 QU7|| align=right|15,7|| align=right|2,744|| align=right|0,287|| align=right|14,34|| align=right|4,545||MBA||19. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84081)||2002 QH9|| align=right|15,8|| align=right|2,805|| align=right|0,169|| align=right|8,09|| align=right|4,696||MBA||19. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84082)||2002 QA18|| align=right|16,2|| align=right|2,279|| align=right|0,091|| align=right|5,05|| align=right|3,440||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84083)||2002 QC18|| align=right|16,7|| align=right|2,380|| align=right|0,138|| align=right|1,44|| align=right|3,670||MBA||28. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84084)||2002 QT21|| align=right|16,2|| align=right|2,353|| align=right|0,180|| align=right|2,16|| align=right|3,608||MBA||26. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84085)||2002 QU24|| align=right|14,1|| align=right|3,160|| align=right|0,180|| align=right|25,99|| align=right|5,617||MBA||27. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84086)||2002 QW26|| align=right|16,4|| align=right|2,692|| align=right|0,125|| align=right|4,76|| align=right|4,416||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84087)||2002 QR28|| align=right|15,6|| align=right|2,475|| align=right|0,218|| align=right|9,78|| align=right|3,894||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84088)||2002 QQ29|| align=right|16,8|| align=right|2,272|| align=right|0,168|| align=right|4,49|| align=right|3,424||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84089)||2002 QB38|| align=right|16,0|| align=right|2,381|| align=right|0,167|| align=right|8,72|| align=right|3,673||MBA||30. srpna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84090)||2002 QL40|| align=right|15,7|| align=right|2,671|| align=right|0,250|| align=right|13,36|| align=right|4,364||MBA||30. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84091)||2002 QM45|| align=right|15,8|| align=right|2,412|| align=right|0,196|| align=right|9,95|| align=right|3,745||MBA||31. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84092)||2002 QR46|| align=right|16,2|| align=right|2,439|| align=right|0,237|| align=right|2,80|| align=right|3,808||MBA||31. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84093)||2002 QS46|| align=right|15,8|| align=right|2,580|| align=right|0,185|| align=right|7,09|| align=right|4,142||MBA||27. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84094)||2002 QB47|| align=right|14,5|| align=right|2,674|| align=right|0,285|| align=right|11,54|| align=right|4,373||MBA||30. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84095) Davidjohn||2002 QV48|| align=right|15,9|| align=right|2,468|| align=right|0,131|| align=right|3,93|| align=right|3,876||MBA||20. srpna 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(84096) Reginaldglenice||2002 QD58|| align=right|16,7|| align=right|2,310|| align=right|0,151|| align=right|5,09|| align=right|3,510||MBA||17. srpna 2002||Palomar||A. Lowe
|-
|(84097)||2002 RY1|| align=right|16,1|| align=right|2,678|| align=right|0,151|| align=right|3,06|| align=right|4,382||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84098)||2002 RV2|| align=right|16,2|| align=right|2,398|| align=right|0,217|| align=right|1,83|| align=right|3,714||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84099)||2002 RF3|| align=right|15,9|| align=right|2,429|| align=right|0,202|| align=right|2,16|| align=right|3,785||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84100)||2002 RP8|| align=right|15,5|| align=right|2,732|| align=right|0,202|| align=right|5,82|| align=right|4,515||MBA||3. září 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(84101)||2002 RQ9|| align=right|16,3|| align=right|2,425|| align=right|0,186|| align=right|3,33|| align=right|3,776||MBA||4. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84102)||2002 RX11|| align=right|16,1|| align=right|2,330|| align=right|0,125|| align=right|3,41|| align=right|3,557||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84103)||2002 RH12|| align=right|13,3|| align=right|3,981|| align=right|0,167|| align=right|11,28|| align=right|7,941||HLD||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84104)||2002 RN13|| align=right|15,0|| align=right|2,940|| align=right|0,209|| align=right|5,71|| align=right|5,041||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84105)||2002 RA15|| align=right|16,9|| align=right|2,355|| align=right|0,226|| align=right|1,85|| align=right|3,613||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84106)||2002 RD16|| align=right|16,1|| align=right|2,410|| align=right|0,180|| align=right|1,60|| align=right|3,741||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84107)||2002 RV17|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,065|| align=right|6,98|| align=right|3,546||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84108)||2002 RA18|| align=right|15,9|| align=right|2,433|| align=right|0,219|| align=right|2,95|| align=right|3,794||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84109)||2002 RB18|| align=right|16,2|| align=right|2,306|| align=right|0,129|| align=right|5,16|| align=right|3,501||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84110)||2002 RQ18|| align=right|15,1|| align=right|2,760|| align=right|0,174|| align=right|9,69|| align=right|4,585||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84111)||2002 RR19|| align=right|16,2|| align=right|2,302|| align=right|0,136|| align=right|3,63|| align=right|3,492||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84112)||2002 RG21|| align=right|16,4|| align=right|2,329|| align=right|0,038|| align=right|6,27|| align=right|3,553||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84113)||2002 RB23|| align=right|16,6|| align=right|2,341|| align=right|0,155|| align=right|2,03|| align=right|3,582||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84114)||2002 RB25|| align=right|15,7|| align=right|2,707|| align=right|0,242|| align=right|3,04|| align=right|4,453||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84115)||2002 RC25|| align=right|15,6|| align=right|2,555|| align=right|0,191|| align=right|1,37|| align=right|4,084||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84116)||2002 RL25|| align=right|15,2|| align=right|2,669|| align=right|0,236|| align=right|3,38|| align=right|4,360||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84117)||2002 RB26|| align=right|15,9|| align=right|2,721|| align=right|0,266|| align=right|7,64|| align=right|4,487||MBA||3. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84118)||2002 RE26|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,194|| align=right|5,34|| align=right|3,527||MBA||3. září 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(84119)||2002 RF26|| align=right|15,7|| align=right|2,781|| align=right|0,274|| align=right|9,96|| align=right|4,636||MBA||3. září 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(84120)||2002 RY27|| align=right|15,7|| align=right|2,663|| align=right|0,185|| align=right|13,79|| align=right|4,346||MBA||4. září 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(84121)||2002 RE28|| align=right|15,3|| align=right|2,683|| align=right|0,141|| align=right|8,39|| align=right|4,394||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84122)||2002 RJ31|| align=right|15,9|| align=right|2,380|| align=right|0,196|| align=right|4,32|| align=right|3,670||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84123)||2002 RR33|| align=right|16,8|| align=right|2,258|| align=right|0,079|| align=right|6,27|| align=right|3,392||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84124)||2002 RW33|| align=right|16,8|| align=right|2,429|| align=right|0,127|| align=right|6,24|| align=right|3,784||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84125)||2002 RL35|| align=right|14,1|| align=right|2,679|| align=right|0,265|| align=right|13,44|| align=right|4,385||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84126)||2002 RC38|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,075|| align=right|9,99|| align=right|4,077||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84127)||2002 RG40|| align=right|15,1|| align=right|2,625|| align=right|0,165|| align=right|9,23|| align=right|4,253||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84128)||2002 RF41|| align=right|14,9|| align=right|3,096|| align=right|0,080|| align=right|3,67|| align=right|5,447||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84129)||2002 RP41|| align=right|15,7|| align=right|2,371|| align=right|0,073|| align=right|6,36|| align=right|3,651||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84130)||2002 RF42|| align=right|14,5|| align=right|3,197|| align=right|0,156|| align=right|5,89|| align=right|5,716||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84131)||2002 RE43|| align=right|15,0|| align=right|2,728|| align=right|0,230|| align=right|9,08|| align=right|4,506||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84132)||2002 RH47|| align=right|16,9|| align=right|2,254|| align=right|0,112|| align=right|4,83|| align=right|3,384||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84133)||2002 RX48|| align=right|16,5|| align=right|2,734|| align=right|0,178|| align=right|8,65|| align=right|4,520||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84134)||2002 RN49|| align=right|15,5|| align=right|2,403|| align=right|0,087|| align=right|6,77|| align=right|3,724||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84135)||2002 RD51|| align=right|14,2|| align=right|3,108|| align=right|0,246|| align=right|13,12|| align=right|5,479||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84136)||2002 RK51|| align=right|15,1|| align=right|2,798|| align=right|0,106|| align=right|4,27|| align=right|4,680||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84137)||2002 RT51|| align=right|15,9|| align=right|2,536|| align=right|0,092|| align=right|4,53|| align=right|4,037||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84138)||2002 RT52|| align=right|15,0|| align=right|2,730|| align=right|0,174|| align=right|13,56|| align=right|4,509||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84139)||2002 RF54|| align=right|16,1|| align=right|2,630|| align=right|0,277|| align=right|5,75|| align=right|4,265||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84140)||2002 RE56|| align=right|15,1|| align=right|2,676|| align=right|0,187|| align=right|11,84|| align=right|4,377||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84141)||2002 RQ57|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,138|| align=right|3,04|| align=right|3,491||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84142)||2002 RV58|| align=right|14,6|| align=right|3,010|| align=right|0,094|| align=right|8,46|| align=right|5,222||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84143)||2002 RM59|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,153|| align=right|7,50|| align=right|3,630||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84144)||2002 RT59|| align=right|16,2|| align=right|2,532|| align=right|0,169|| align=right|5,83|| align=right|4,028||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84145)||2002 RJ62|| align=right|15,8|| align=right|2,612|| align=right|0,193|| align=right|15,29|| align=right|4,222||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84146)||2002 RW62|| align=right|15,7|| align=right|2,421|| align=right|0,212|| align=right|7,99|| align=right|3,767||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84147)||2002 RL64|| align=right|15,3|| align=right|2,603|| align=right|0,144|| align=right|2,83|| align=right|4,200||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84148)||2002 RB65|| align=right|16,1|| align=right|2,176|| align=right|0,216|| align=right|4,72|| align=right|3,210||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84149)||2002 RU65|| align=right|15,9|| align=right|2,718|| align=right|0,165|| align=right|5,75|| align=right|4,480||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84150)||2002 RJ68|| align=right|15,8|| align=right|2,360|| align=right|0,097|| align=right|6,01|| align=right|3,625||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84151)||2002 RB73|| align=right|17,1|| align=right|2,158|| align=right|0,115|| align=right|3,82|| align=right|3,170||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84152)||2002 RX78|| align=right|16,7|| align=right|2,395|| align=right|0,188|| align=right|0,90|| align=right|3,707||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84153)||2002 RU80|| align=right|15,2|| align=right|2,641|| align=right|0,154|| align=right|13,19|| align=right|4,290||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84154)||2002 RS81|| align=right|16,3|| align=right|2,407|| align=right|0,186|| align=right|1,15|| align=right|3,735||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84155)||2002 RW82|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,139|| align=right|6,99|| align=right|3,645||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84156)||2002 RX82|| align=right|15,2|| align=right|2,884|| align=right|0,088|| align=right|1,91|| align=right|4,896||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84157)||2002 RQ83|| align=right|16,5|| align=right|2,400|| align=right|0,122|| align=right|1,64|| align=right|3,717||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84158)||2002 RM84|| align=right|14,5|| align=right|2,969|| align=right|0,116|| align=right|11,93|| align=right|5,116||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84159)||2002 RP84|| align=right|16,5|| align=right|2,386|| align=right|0,173|| align=right|1,67|| align=right|3,686||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84160)||2002 RV85|| align=right|15,1|| align=right|2,804|| align=right|0,168|| align=right|9,27|| align=right|4,695||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84161)||2002 RT86|| align=right|17,0|| align=right|2,242|| align=right|0,096|| align=right|2,93|| align=right|3,357||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84162)||2002 RC91|| align=right|15,8|| align=right|2,570|| align=right|0,101|| align=right|21,94|| align=right|4,119||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84163)||2002 RL93|| align=right|15,5|| align=right|2,562|| align=right|0,191|| align=right|7,18|| align=right|4,100||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84164)||2002 RW93|| align=right|15,8|| align=right|2,596|| align=right|0,159|| align=right|3,99|| align=right|4,182||MBA||5. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84165)||2002 RM94|| align=right|16,0|| align=right|2,317|| align=right|0,057|| align=right|6,32|| align=right|3,526||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84166)||2002 RP95|| align=right|16,4|| align=right|2,224|| align=right|0,166|| align=right|2,16|| align=right|3,317||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84167)||2002 RT95|| align=right|16,2|| align=right|2,342|| align=right|0,176|| align=right|1,26|| align=right|3,584||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84168)||2002 RU96|| align=right|15,8|| align=right|2,256|| align=right|0,046|| align=right|8,18|| align=right|3,389||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84169)||2002 RC100|| align=right|15,9|| align=right|1,942|| align=right|0,101|| align=right|23,37|| align=right|2,706||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84170)||2002 RD101|| align=right|15,6|| align=right|2,362|| align=right|0,141|| align=right|6,96|| align=right|3,631||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84171)||2002 RQ101|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,147|| align=right|3,91|| align=right|3,349||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84172)||2002 RZ102|| align=right|15,3|| align=right|2,581|| align=right|0,247|| align=right|3,81|| align=right|4,147||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84173)||2002 RA103|| align=right|14,6|| align=right|2,894|| align=right|0,115|| align=right|9,13|| align=right|4,923||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84174)||2002 RV104|| align=right|15,8|| align=right|2,643|| align=right|0,148|| align=right|1,19|| align=right|4,295||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84175)||2002 RA105|| align=right|15,9|| align=right|2,192|| align=right|0,123|| align=right|4,01|| align=right|3,246||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84176)||2002 RD105|| align=right|15,1|| align=right|2,559|| align=right|0,128|| align=right|3,76|| align=right|4,093||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84177)||2002 RM105|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,156|| align=right|5,45|| align=right|3,483||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84178)||2002 RO105|| align=right|14,9|| align=right|3,053|| align=right|0,241|| align=right|1,93|| align=right|5,333||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84179)||2002 RR105|| align=right|14,7|| align=right|2,796|| align=right|0,138|| align=right|13,60|| align=right|4,674||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84180)||2002 RT105|| align=right|15,8|| align=right|2,288|| align=right|0,158|| align=right|5,91|| align=right|3,460||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84181)||2002 RK106|| align=right|14,5|| align=right|2,719|| align=right|0,135|| align=right|10,26|| align=right|4,484||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84182)||2002 RM106|| align=right|15,1|| align=right|2,606|| align=right|0,182|| align=right|4,11|| align=right|4,206||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84183)||2002 RE107|| align=right|14,6|| align=right|2,789|| align=right|0,223|| align=right|8,42|| align=right|4,656||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84184)||2002 RF107|| align=right|14,7|| align=right|2,602|| align=right|0,167|| align=right|13,51|| align=right|4,195||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84185)||2002 RM107|| align=right|12,8|| align=right|3,144|| align=right|0,207|| align=right|16,54|| align=right|5,575||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84186)||2002 RQ107|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,207|| align=right|9,05|| align=right|4,154||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84187)||2002 RR107|| align=right|15,7|| align=right|2,581|| align=right|0,227|| align=right|4,39|| align=right|4,146||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84188)||2002 RC108|| align=right|15,2|| align=right|2,636|| align=right|0,335|| align=right|4,33|| align=right|4,279||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84189)||2002 RG108|| align=right|15,2|| align=right|2,608|| align=right|0,104|| align=right|3,69|| align=right|4,211||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84190)||2002 RH109|| align=right|16,8|| align=right|2,321|| align=right|0,067|| align=right|6,47|| align=right|3,535||MBA||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84191)||2002 RT109|| align=right|15,9|| align=right|2,279|| align=right|0,124|| align=right|5,18|| align=right|3,439||MBA||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84192)||2002 RU113|| align=right|15,9|| align=right|2,901|| align=right|0,218|| align=right|2,79|| align=right|4,941||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84193)||2002 RO114|| align=right|16,8|| align=right|2,254|| align=right|0,106|| align=right|3,92|| align=right|3,382||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84194)||2002 RS116|| align=right|15,4|| align=right|2,398|| align=right|0,127|| align=right|6,63|| align=right|3,713||MBA||7. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84195)||2002 RX116|| align=right|15,6|| align=right|2,238|| align=right|0,046|| align=right|6,99|| align=right|3,348||MBA||7. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84196)||2002 RW117|| align=right|14,5|| align=right|2,653|| align=right|0,164|| align=right|11,39|| align=right|4,319||MBA||2. září 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(84197)||2002 RB119|| align=right|14,6|| align=right|2,759|| align=right|0,125|| align=right|16,14|| align=right|4,581||MBA||5. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84198)||2002 RQ120|| align=right|16,6|| align=right|2,408|| align=right|0,221|| align=right|1,57|| align=right|3,736||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84199)||2002 RH122|| align=right|16,5|| align=right|2,406|| align=right|0,146|| align=right|7,79|| align=right|3,732||MBA||8. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84200) Robertmoore||2002 RM122|| align=right|14,6|| align=right|3,218|| align=right|0,075|| align=right|7,95|| align=right|5,772||MBA||8. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84201)||2002 RB125|| align=right|15,6|| align=right|2,603|| align=right|0,196|| align=right|6,86|| align=right|4,199||MBA||7. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84202)||2002 RF127|| align=right|15,0|| align=right|2,657|| align=right|0,094|| align=right|21,68|| align=right|4,330||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84203)||2002 RD133|| align=right|15,7|| align=right|1,961|| align=right|0,092|| align=right|20,01|| align=right|2,746||MBA||9. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84204)||2002 RZ133|| align=right|15,6|| align=right|2,527|| align=right|0,241|| align=right|15,35|| align=right|4,016||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84205)||2002 RY134|| align=right|16,6|| align=right|2,242|| align=right|0,074|| align=right|6,52|| align=right|3,356||MBA||10. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84206)||2002 RE136|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,107|| align=right|7,65|| align=right|3,547||MBA||11. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84207)||2002 RA138|| align=right|15,1|| align=right|2,427|| align=right|0,268|| align=right|12,29|| align=right|3,779||MBA||10. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84208)||2002 RA139|| align=right|15,6|| align=right|2,529|| align=right|0,160|| align=right|9,08|| align=right|4,022||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84209)||2002 RS139|| align=right|16,0|| align=right|2,652|| align=right|0,195|| align=right|12,33|| align=right|4,317||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84210)||2002 RZ139|| align=right|14,7|| align=right|2,710|| align=right|0,205|| align=right|16,04|| align=right|4,460||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84211)||2002 RV141|| align=right|16,5|| align=right|2,419|| align=right|0,113|| align=right|4,19|| align=right|3,761||MBA||10. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84212)||2002 RG149|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,135|| align=right|23,18|| align=right|3,435||MBA||11. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84213)||2002 RQ153|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,149|| align=right|13,18|| align=right|3,646||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84214)||2002 RY167|| align=right|15,1|| align=right|2,902|| align=right|0,241|| align=right|6,29|| align=right|4,943||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84215)||2002 RP177|| align=right|14,3|| align=right|3,182|| align=right|0,060|| align=right|14,04|| align=right|5,675||MBA||13. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84216)||2002 RH179|| align=right|16,4|| align=right|2,598|| align=right|0,134|| align=right|4,49|| align=right|4,186||MBA||14. září 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84217)||2002 RW179|| align=right|15,5|| align=right|2,900|| align=right|0,145|| align=right|3,13|| align=right|4,937||MBA||14. září 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84218)||2002 RD180|| align=right|17,0|| align=right|2,401|| align=right|0,123|| align=right|3,52|| align=right|3,719||MBA||14. září 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84219)||2002 RP186|| align=right|14,8|| align=right|2,770|| align=right|0,071|| align=right|10,56|| align=right|4,610||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84220)||2002 RY187|| align=right|14,4|| align=right|3,122|| align=right|0,154|| align=right|2,23|| align=right|5,517||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84221)||2002 RN201|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,227|| align=right|2,69|| align=right|4,052||MBA||13. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84222)||2002 RR220|| align=right|14,9|| align=right|2,683|| align=right|0,151|| align=right|12,94|| align=right|4,395||MBA||15. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84223)||2002 RL223|| align=right|15,5|| align=right|2,648|| align=right|0,097|| align=right|13,44|| align=right|4,307||MBA||13. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84224) Kyte||2002 RB233|| align=right|16,5|| align=right|2,267|| align=right|0,088|| align=right|5,96|| align=right|3,414||MBA||9. září 2002||Haleakala||R. Matson
|-
|(84225) Verish||2002 RO236|| align=right|16,5|| align=right|2,364|| align=right|0,147|| align=right|4,57|| align=right|3,635||MBA||12. září 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(84226)||2002 SQ4|| align=right|16,5|| align=right|2,360|| align=right|0,072|| align=right|6,59|| align=right|3,625||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84227)||2002 SJ5|| align=right|16,9|| align=right|2,364|| align=right|0,205|| align=right|2,36|| align=right|3,634||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84228)||2002 SL12|| align=right|17,3|| align=right|2,251|| align=right|0,186|| align=right|1,50|| align=right|3,376||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84229)||2002 SH15|| align=right|15,3|| align=right|2,422|| align=right|0,046|| align=right|14,28|| align=right|3,767||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84230)||2002 SV16|| align=right|15,3|| align=right|3,162|| align=right|0,166|| align=right|0,93|| align=right|5,622||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84231)||2002 SC17|| align=right|15,3|| align=right|2,633|| align=right|0,323|| align=right|13,53|| align=right|4,272||MBA||27. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84232)||2002 SC20|| align=right|15,3|| align=right|3,089|| align=right|0,159|| align=right|5,67|| align=right|5,430||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84233)||2002 SO23|| align=right|16,7|| align=right|2,329|| align=right|0,086|| align=right|6,64|| align=right|3,553||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84234)||2002 SR24|| align=right|16,0|| align=right|2,721|| align=right|0,113|| align=right|2,99|| align=right|4,488||MBA||28. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84235)||2002 SP25|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,234|| align=right|6,30|| align=right|4,236||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84236)||2002 SP27|| align=right|16,3|| align=right|2,512|| align=right|0,131|| align=right|5,56|| align=right|3,982||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84237)||2002 SZ29|| align=right|16,8|| align=right|2,203|| align=right|0,007|| align=right|7,33|| align=right|3,269||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84238)||2002 SK30|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,147|| align=right|6,94|| align=right|3,663||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84239)||2002 SL32|| align=right|14,6|| align=right|3,003|| align=right|0,086|| align=right|14,10|| align=right|5,204||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84240)||2002 SL33|| align=right|16,1|| align=right|2,266|| align=right|0,152|| align=right|2,56|| align=right|3,411||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84241)||2002 SS33|| align=right|14,5|| align=right|2,722|| align=right|0,168|| align=right|4,21|| align=right|4,491||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84242)||2002 ST34|| align=right|16,4|| align=right|2,581|| align=right|0,177|| align=right|3,34|| align=right|4,145||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84243)||2002 SK35|| align=right|16,3|| align=right|2,587|| align=right|0,191|| align=right|5,45|| align=right|4,161||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84244)||2002 ST35|| align=right|16,3|| align=right|2,272|| align=right|0,064|| align=right|5,96|| align=right|3,423||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84245)||2002 SV35|| align=right|16,4|| align=right|2,247|| align=right|0,145|| align=right|3,87|| align=right|3,368||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84246)||2002 SJ36|| align=right|16,4|| align=right|2,365|| align=right|0,131|| align=right|5,58|| align=right|3,637||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84247)||2002 SL36|| align=right|16,7|| align=right|2,568|| align=right|0,188|| align=right|3,23|| align=right|4,114||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84248)||2002 SN36|| align=right|15,8|| align=right|2,394|| align=right|0,086|| align=right|6,29|| align=right|3,703||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84249)||2002 SR36|| align=right|16,0|| align=right|2,611|| align=right|0,011|| align=right|2,95|| align=right|4,219||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84250)||2002 SX36|| align=right|15,6|| align=right|2,705|| align=right|0,177|| align=right|8,24|| align=right|4,448||MBA||29. září 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84251)||2002 SG37|| align=right|16,0|| align=right|2,679|| align=right|0,177|| align=right|3,05|| align=right|4,383||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84252)||2002 SL41|| align=right|15,2|| align=right|2,805|| align=right|0,178|| align=right|16,70|| align=right|4,698||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84253)||2002 SG42|| align=right|16,6|| align=right|2,184|| align=right|0,052|| align=right|4,19|| align=right|3,227||MBA||28. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84254)||2002 SH42|| align=right|14,7|| align=right|2,989|| align=right|0,165|| align=right|0,45|| align=right|5,168||MBA||28. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84255)||2002 SF45|| align=right|16,5|| align=right|2,721|| align=right|0,173|| align=right|2,78|| align=right|4,487||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84256)||2002 SO45|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,109|| align=right|4,57|| align=right|3,520||MBA||29. září 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84257)||2002 SU45|| align=right|16,1|| align=right|2,231|| align=right|0,062|| align=right|5,76|| align=right|3,331||MBA||29. září 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84258)||2002 SW45|| align=right|15,3|| align=right|2,887|| align=right|0,097|| align=right|2,78|| align=right|4,905||MBA||29. září 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84259)||2002 ST46|| align=right|15,5|| align=right|3,078|| align=right|0,083|| align=right|9,72|| align=right|5,399||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84260)||2002 SP50|| align=right|16,0|| align=right|2,602|| align=right|0,138|| align=right|3,31|| align=right|4,198||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84261)||2002 SD51|| align=right|14,3|| align=right|2,750|| align=right|0,166|| align=right|32,58|| align=right|4,560||MBA||16. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84262)||2002 SN54|| align=right|16,1|| align=right|2,371|| align=right|0,148|| align=right|4,10|| align=right|3,650||MBA||30. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84263)||2002 TZ4|| align=right|16,6|| align=right|2,378|| align=right|0,101|| align=right|3,61|| align=right|3,665||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84264)||2002 TG5|| align=right|15,1|| align=right|2,993|| align=right|0,103|| align=right|10,81|| align=right|5,178||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84265)||2002 TO5|| align=right|16,2|| align=right|2,257|| align=right|0,029|| align=right|3,34|| align=right|3,391||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84266)||2002 TS5|| align=right|17,2|| align=right|2,432|| align=right|0,166|| align=right|3,09|| align=right|3,792||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84267)||2002 TF6|| align=right|14,8|| align=right|2,760|| align=right|0,125|| align=right|13,06|| align=right|4,585||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84268)||2002 TU7|| align=right|15,8|| align=right|2,330|| align=right|0,171|| align=right|2,73|| align=right|3,557||MBA||1. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84269)||2002 TY7|| align=right|14,6|| align=right|3,089|| align=right|0,073|| align=right|10,66|| align=right|5,429||MBA||1. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84270)||2002 TT8|| align=right|15,3|| align=right|2,967|| align=right|0,125|| align=right|11,33|| align=right|5,111||MBA||1. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84271)||2002 TU8|| align=right|14,9|| align=right|3,166|| align=right|0,242|| align=right|3,90|| align=right|5,632||MBA||1. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84272)||2002 TH10|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,161|| align=right|3,63|| align=right|4,373||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84273)||2002 TF11|| align=right|16,4|| align=right|2,661|| align=right|0,107|| align=right|1,86|| align=right|4,340||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84274)||2002 TY13|| align=right|16,3|| align=right|2,253|| align=right|0,105|| align=right|2,79|| align=right|3,381||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84275)||2002 TF14|| align=right|14,1|| align=right|3,109|| align=right|0,098|| align=right|22,03|| align=right|5,481||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84276)||2002 TX16|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,065|| align=right|11,55|| align=right|4,121||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84277)||2002 TZ16|| align=right|16,2|| align=right|2,651|| align=right|0,141|| align=right|8,19|| align=right|4,316||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84278)||2002 TR20|| align=right|15,1|| align=right|3,017|| align=right|0,098|| align=right|10,57|| align=right|5,240||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84279)||2002 TS20|| align=right|16,5|| align=right|2,320|| align=right|0,072|| align=right|4,98|| align=right|3,533||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84280)||2002 TZ20|| align=right|15,1|| align=right|3,030|| align=right|0,085|| align=right|4,40|| align=right|5,273||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84281)||2002 TS22|| align=right|16,8|| align=right|2,549|| align=right|0,164|| align=right|1,36|| align=right|4,068||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84282)||2002 TV23|| align=right|15,8|| align=right|2,416|| align=right|0,006|| align=right|4,64|| align=right|3,755||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84283)||2002 TN24|| align=right|16,8|| align=right|2,402|| align=right|0,198|| align=right|1,77|| align=right|3,723||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84284)||2002 TQ26|| align=right|15,3|| align=right|2,574|| align=right|0,095|| align=right|5,48|| align=right|4,129||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84285)||2002 TB27|| align=right|15,7|| align=right|2,945|| align=right|0,117|| align=right|1,02|| align=right|5,054||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84286)||2002 TH27|| align=right|15,3|| align=right|2,749|| align=right|0,201|| align=right|11,36|| align=right|4,558||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84287)||2002 TQ28|| align=right|14,7|| align=right|2,835|| align=right|0,137|| align=right|15,97|| align=right|4,774||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84288)||2002 TF29|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,172|| align=right|3,36|| align=right|3,660||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84289)||2002 TK29|| align=right|14,5|| align=right|3,059|| align=right|0,082|| align=right|10,20|| align=right|5,350||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84290)||2002 TA30|| align=right|14,7|| align=right|2,708|| align=right|0,103|| align=right|9,33|| align=right|4,457||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84291)||2002 TC32|| align=right|16,6|| align=right|2,408|| align=right|0,191|| align=right|1,65|| align=right|3,736||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84292)||2002 TO32|| align=right|15,8|| align=right|2,284|| align=right|0,094|| align=right|4,23|| align=right|3,451||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84293)||2002 TR32|| align=right|16,8|| align=right|2,413|| align=right|0,192|| align=right|1,38|| align=right|3,747||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84294)||2002 TJ33|| align=right|16,1|| align=right|2,777|| align=right|0,099|| align=right|2,84|| align=right|4,626||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84295)||2002 TX33|| align=right|16,6|| align=right|2,277|| align=right|0,061|| align=right|3,59|| align=right|3,435||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84296)||2002 TM36|| align=right|16,0|| align=right|2,596|| align=right|0,174|| align=right|5,58|| align=right|4,182||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84297)||2002 TW36|| align=right|15,2|| align=right|3,174|| align=right|0,161|| align=right|5,42|| align=right|5,653||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84298)||2002 TB38|| align=right|15,0|| align=right|2,750|| align=right|0,067|| align=right|5,43|| align=right|4,560||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84299)||2002 TS38|| align=right|15,3|| align=right|3,000|| align=right|0,083|| align=right|1,97|| align=right|5,195||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84300)||2002 TT38|| align=right|14,6|| align=right|2,720|| align=right|0,034|| align=right|5,42|| align=right|4,484||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84301)||2002 TA39|| align=right|16,4|| align=right|2,379|| align=right|0,154|| align=right|5,74|| align=right|3,668||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84302)||2002 TB39|| align=right|15,7|| align=right|2,655|| align=right|0,213|| align=right|4,05|| align=right|4,326||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84303)||2002 TX39|| align=right|15,2|| align=right|2,425|| align=right|0,119|| align=right|6,93|| align=right|3,776||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84304)||2002 TB40|| align=right|14,3|| align=right|3,059|| align=right|0,103|| align=right|9,91|| align=right|5,349||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84305)||2002 TH40|| align=right|14,2|| align=right|2,571|| align=right|0,147|| align=right|11,65|| align=right|4,121||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84306)||2002 TT40|| align=right|15,0|| align=right|3,026|| align=right|0,096|| align=right|3,11|| align=right|5,264||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84307)||2002 TU40|| align=right|15,4|| align=right|2,283|| align=right|0,098|| align=right|7,21|| align=right|3,450||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84308)||2002 TV40|| align=right|15,6|| align=right|2,323|| align=right|0,122|| align=right|6,97|| align=right|3,540||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84309)||2002 TW40|| align=right|15,2|| align=right|2,599|| align=right|0,120|| align=right|10,18|| align=right|4,189||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84310)||2002 TD41|| align=right|14,3|| align=right|2,663|| align=right|0,251|| align=right|13,25|| align=right|4,345||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84311)||2002 TE41|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,128|| align=right|5,85|| align=right|3,821||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84312)||2002 TH41|| align=right|15,4|| align=right|2,677|| align=right|0,216|| align=right|9,52|| align=right|4,380||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84313)||2002 TP41|| align=right|15,4|| align=right|2,672|| align=right|0,114|| align=right|4,57|| align=right|4,368||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84314)||2002 TQ41|| align=right|16,5|| align=right|2,238|| align=right|0,136|| align=right|3,39|| align=right|3,348||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84315)||2002 TU41|| align=right|14,7|| align=right|2,703|| align=right|0,237|| align=right|14,72|| align=right|4,444||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84316)||2002 TP43|| align=right|15,4|| align=right|3,036|| align=right|0,131|| align=right|1,25|| align=right|5,288||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84317)||2002 TZ44|| align=right|15,3|| align=right|2,514|| align=right|0,124|| align=right|2,80|| align=right|3,984||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84318)||2002 TN45|| align=right|16,8|| align=right|2,335|| align=right|0,147|| align=right|3,01|| align=right|3,567||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84319)||2002 TX45|| align=right|15,6|| align=right|2,892|| align=right|0,067|| align=right|1,98|| align=right|4,916||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84320)||2002 TU46|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,175|| align=right|2,68|| align=right|3,693||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84321)||2002 TB47|| align=right|16,1|| align=right|2,404|| align=right|0,088|| align=right|7,94|| align=right|3,726||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84322)||2002 TZ47|| align=right|15,6|| align=right|2,708|| align=right|0,104|| align=right|2,07|| align=right|4,455||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84323)||2002 TA48|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,225|| align=right|6,82|| align=right|3,596||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84324)||2002 TE48|| align=right|15,1|| align=right|3,156|| align=right|0,156|| align=right|4,95|| align=right|5,606||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84325)||2002 TC49|| align=right|13,8|| align=right|3,135|| align=right|0,057|| align=right|16,81|| align=right|5,549||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84326)||2002 TZ49|| align=right|14,6|| align=right|3,000|| align=right|0,091|| align=right|10,08|| align=right|5,197||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84327)||2002 TT50|| align=right|15,1|| align=right|2,712|| align=right|0,179|| align=right|8,70|| align=right|4,466||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84328)||2002 TM51|| align=right|15,4|| align=right|2,427|| align=right|0,143|| align=right|7,46|| align=right|3,780||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84329)||2002 TU51|| align=right|15,5|| align=right|2,613|| align=right|0,221|| align=right|1,80|| align=right|4,224||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84330)||2002 TA52|| align=right|16,3|| align=right|2,319|| align=right|0,152|| align=right|4,48|| align=right|3,530||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84331)||2002 TB53|| align=right|15,2|| align=right|2,609|| align=right|0,123|| align=right|5,75|| align=right|4,214||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84332)||2002 TC53|| align=right|14,8|| align=right|2,741|| align=right|0,113|| align=right|13,61|| align=right|4,537||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84333)||2002 TF53|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,160|| align=right|4,85|| align=right|4,534||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84334)||2002 TP53|| align=right|13,9|| align=right|3,081|| align=right|0,145|| align=right|16,83|| align=right|5,406||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84335)||2002 TR53|| align=right|15,5|| align=right|2,544|| align=right|0,105|| align=right|2,67|| align=right|4,057||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84336)||2002 TT53|| align=right|15,4|| align=right|2,609|| align=right|0,157|| align=right|3,59|| align=right|4,213||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84337)||2002 TB54|| align=right|15,9|| align=right|2,283|| align=right|0,158|| align=right|4,41|| align=right|3,450||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84338)||2002 TO57|| align=right|16,3|| align=right|2,275|| align=right|0,157|| align=right|7,27|| align=right|3,431||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84339)||2002 TR57|| align=right|15,5|| align=right|2,698|| align=right|0,202|| align=right|9,98|| align=right|4,431||MBA||2. října 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(84340) Jos||2002 TO58|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,085|| align=right|2,66|| align=right|3,674||MBA||2. října 2002||Needville||J. Dellinger
|-
|(84341)||2002 TG64|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,152|| align=right|6,33|| align=right|4,150||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84342)||2002 TP64|| align=right|16,8|| align=right|2,235|| align=right|0,137|| align=right|6,33|| align=right|3,340||MBA||5. října 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(84343)||2002 TF65|| align=right|16,8|| align=right|2,440|| align=right|0,119|| align=right|6,06|| align=right|3,811||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84344)||2002 TM65|| align=right|14,4|| align=right|3,134|| align=right|0,214|| align=right|9,73|| align=right|5,546||MBA||5. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84345)||2002 TO71|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,157|| align=right|8,89|| align=right|4,508||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84346)||2002 TQ71|| align=right|15,6|| align=right|2,697|| align=right|0,187|| align=right|11,14|| align=right|4,429||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84347)||2002 TC72|| align=right|15,1|| align=right|2,311|| align=right|0,148|| align=right|6,09|| align=right|3,513||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84348)||2002 TQ72|| align=right|15,4|| align=right|2,558|| align=right|0,127|| align=right|4,11|| align=right|4,091||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84349)||2002 TF76|| align=right|15,6|| align=right|2,375|| align=right|0,080|| align=right|6,26|| align=right|3,660||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84350)||2002 TA77|| align=right|14,9|| align=right|2,743|| align=right|0,151|| align=right|3,47|| align=right|4,543||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84351)||2002 TE77|| align=right|16,5|| align=right|2,366|| align=right|0,065|| align=right|2,31|| align=right|3,639||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84352)||2002 TW78|| align=right|15,0|| align=right|2,587|| align=right|0,054|| align=right|9,92|| align=right|4,159||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84353)||2002 TU79|| align=right|16,4|| align=right|2,343|| align=right|0,176|| align=right|5,98|| align=right|3,587||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84354)||2002 TE80|| align=right|15,0|| align=right|2,605|| align=right|0,156|| align=right|14,27|| align=right|4,205||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84355)||2002 TY80|| align=right|16,7|| align=right|2,288|| align=right|0,138|| align=right|7,01|| align=right|3,460||MBA||1. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84356)||2002 TG82|| align=right|16,0|| align=right|2,520|| align=right|0,092|| align=right|6,41|| align=right|3,999||MBA||1. října 2002||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(84357)||2002 TH82|| align=right|15,4|| align=right|2,383|| align=right|0,135|| align=right|5,58|| align=right|3,678||MBA||1. října 2002||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(84358)||2002 TC83|| align=right|16,5|| align=right|2,311|| align=right|0,224|| align=right|9,94|| align=right|3,513||MBA||2. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84359)||2002 TQ83|| align=right|15,5|| align=right|2,436|| align=right|0,178|| align=right|5,49|| align=right|3,801||MBA||2. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84360)||2002 TW83|| align=right|14,6|| align=right|2,680|| align=right|0,140|| align=right|13,43|| align=right|4,386||MBA||2. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84361)||2002 TE84|| align=right|15,8|| align=right|2,308|| align=right|0,123|| align=right|7,25|| align=right|3,505||MBA||2. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84362)||2002 TQ90|| align=right|15,4|| align=right|2,719|| align=right|0,076|| align=right|5,39|| align=right|4,484||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84363)||2002 TO95|| align=right|15,3|| align=right|2,702|| align=right|0,198|| align=right|10,63|| align=right|4,441||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84364)||2002 TN97|| align=right|15,5|| align=right|2,676|| align=right|0,218|| align=right|15,04|| align=right|4,377||MBA||2. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84365)||2002 TC112|| align=right|15,2|| align=right|3,359|| align=right|0,109|| align=right|18,15|| align=right|6,154||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84366)||2002 TD112|| align=right|16,2|| align=right|2,334|| align=right|0,105|| align=right|7,39|| align=right|3,566||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84367)||2002 TL114|| align=right|14,3|| align=right|3,096|| align=right|0,214|| align=right|13,66|| align=right|5,447||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84368)||2002 TE116|| align=right|15,5|| align=right|2,548|| align=right|0,129|| align=right|13,82|| align=right|4,066||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84369)||2002 TU120|| align=right|14,5|| align=right|2,996|| align=right|0,090|| align=right|11,10|| align=right|5,185||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84370)||2002 TW121|| align=right|13,5|| align=right|3,127|| align=right|0,209|| align=right|21,37|| align=right|5,528||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84371)||2002 TY128|| align=right|15,5|| align=right|2,301|| align=right|0,154|| align=right|7,04|| align=right|3,489||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84372)||2002 TK129|| align=right|16,3|| align=right|2,245|| align=right|0,131|| align=right|5,10|| align=right|3,363||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84373)||2002 TR129|| align=right|15,7|| align=right|2,440|| align=right|0,072|| align=right|6,06|| align=right|3,810||MBA||4. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84374)||2002 TB132|| align=right|15,4|| align=right|2,580|| align=right|0,109|| align=right|12,73|| align=right|4,143||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84375)||2002 TL135|| align=right|14,5|| align=right|3,116|| align=right|0,076|| align=right|11,12|| align=right|5,499||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84376)||2002 TO135|| align=right|15,9|| align=right|2,531|| align=right|0,194|| align=right|11,62|| align=right|4,026||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84377)||2002 TF136|| align=right|14,7|| align=right|2,732|| align=right|0,122|| align=right|11,79|| align=right|4,515||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84378)||2002 TX137|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,133|| align=right|7,08|| align=right|3,594||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84379)||2002 TB138|| align=right|15,0|| align=right|2,549|| align=right|0,156|| align=right|6,88|| align=right|4,069||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84380)||2002 TJ138|| align=right|15,3|| align=right|2,536|| align=right|0,153|| align=right|9,33|| align=right|4,039||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84381)||2002 TJ139|| align=right|14,0|| align=right|3,192|| align=right|0,194|| align=right|12,83|| align=right|5,702||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84382)||2002 TY139|| align=right|15,0|| align=right|2,797|| align=right|0,172|| align=right|6,69|| align=right|4,677||MBA||4. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84383)||2002 TX142|| align=right|16,4|| align=right|2,329|| align=right|0,110|| align=right|7,18|| align=right|3,554||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84384)||2002 TK143|| align=right|14,9|| align=right|2,782|| align=right|0,213|| align=right|8,10|| align=right|4,639||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84385)||2002 TB144|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,240|| align=right|5,48|| align=right|4,072||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84386)||2002 TD144|| align=right|17,0|| align=right|2,252|| align=right|0,198|| align=right|5,61|| align=right|3,378||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84387)||2002 TA158|| align=right|14,2|| align=right|3,089|| align=right|0,185|| align=right|18,87|| align=right|5,428||MBA||5. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84388)||2002 TD158|| align=right|14,4|| align=right|3,224|| align=right|0,074|| align=right|11,88|| align=right|5,789||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84389)||2002 TO160|| align=right|14,3|| align=right|2,634|| align=right|0,139|| align=right|15,73|| align=right|4,274||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84390)||2002 TK161|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,138|| align=right|13,05|| align=right|4,132||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84391)||2002 TS161|| align=right|14,5|| align=right|2,658|| align=right|0,167|| align=right|14,53|| align=right|4,332||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84392)||2002 TV161|| align=right|16,2|| align=right|2,340|| align=right|0,075|| align=right|13,53|| align=right|3,579||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84393)||2002 TO162|| align=right|15,6|| align=right|2,709|| align=right|0,181|| align=right|13,01|| align=right|4,457||MBA||5. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84394)||2002 TD174|| align=right|16,1|| align=right|2,256|| align=right|0,126|| align=right|7,15|| align=right|3,389||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84395)||2002 TL176|| align=right|16,2|| align=right|2,396|| align=right|0,142|| align=right|7,31|| align=right|3,708||MBA||5. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84396)||2002 TM176|| align=right|14,7|| align=right|2,667|| align=right|0,185|| align=right|9,07|| align=right|4,354||MBA||5. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84397)||2002 TP178|| align=right|14,6|| align=right|2,986|| align=right|0,075|| align=right|9,23|| align=right|5,159||MBA||12. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84398)||2002 TC179|| align=right|13,8|| align=right|3,142|| align=right|0,129|| align=right|13,71|| align=right|5,568||MBA||13. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84399)||2002 TV179|| align=right|15,3|| align=right|3,008|| align=right|0,210|| align=right|11,43|| align=right|5,216||MBA||14. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84400)||2002 TX179|| align=right|14,2|| align=right|2,611|| align=right|0,069|| align=right|14,18|| align=right|4,219||MBA||14. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84401)||2002 TZ179|| align=right|14,3|| align=right|2,807|| align=right|0,162|| align=right|17,15|| align=right|4,702||MBA||14. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84402)||2002 TD180|| align=right|14,6|| align=right|2,459|| align=right|0,151|| align=right|11,14|| align=right|3,855||MBA||14. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84403)||2002 TA181|| align=right|14,7|| align=right|2,991|| align=right|0,166|| align=right|10,09|| align=right|5,171||MBA||14. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84404)||2002 TB181|| align=right|13,1|| align=right|3,199|| align=right|0,113|| align=right|22,25|| align=right|5,722||MBA||14. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84405)||2002 TD181|| align=right|15,3|| align=right|2,549|| align=right|0,299|| align=right|11,70|| align=right|4,069||MBA||14. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84406)||2002 TK181|| align=right|17,7|| align=right|2,454|| align=right|0,158|| align=right|1,21|| align=right|3,843||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84407)||2002 TU181|| align=right|14,8|| align=right|3,010|| align=right|0,199|| align=right|1,28|| align=right|5,221||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84408)||2002 TV181|| align=right|15,4|| align=right|2,644|| align=right|0,148|| align=right|10,32|| align=right|4,298||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84409)||2002 TN183|| align=right|16,5|| align=right|2,340|| align=right|0,076|| align=right|2,72|| align=right|3,579||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84410)||2002 TA187|| align=right|13,9|| align=right|3,119|| align=right|0,212|| align=right|15,30|| align=right|5,507||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84411)||2002 TC187|| align=right|16,3|| align=right|2,564|| align=right|0,200|| align=right|4,85|| align=right|4,106||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84412)||2002 TR188|| align=right|15,1|| align=right|2,292|| align=right|0,108|| align=right|6,19|| align=right|3,469||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84413)||2002 TU191|| align=right|14,8|| align=right|2,632|| align=right|0,188|| align=right|10,78|| align=right|4,269||MBA||5. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84414)||2002 TG195|| align=right|15,0|| align=right|2,806|| align=right|0,147|| align=right|7,76|| align=right|4,699||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84415)||2002 TL195|| align=right|15,2|| align=right|2,848|| align=right|0,043|| align=right|2,09|| align=right|4,805||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84416)||2002 TU195|| align=right|14,9|| align=right|2,594|| align=right|0,145|| align=right|12,93|| align=right|4,178||MBA||3. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84417) Ritabo||2002 TE202|| align=right|14,6|| align=right|2,697|| align=right|0,173|| align=right|11,30|| align=right|4,428||MBA||5. října 2002||Coddenham||T. Boles
|-
|(84418)||2002 TX206|| align=right|14,5|| align=right|3,009|| align=right|0,083|| align=right|5,39|| align=right|5,218||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84419)||2002 TE207|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,077|| align=right|6,20|| align=right|3,643||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84420)||2002 TL207|| align=right|15,5|| align=right|3,193|| align=right|0,163|| align=right|3,84|| align=right|5,704||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84421)||2002 TT207|| align=right|16,3|| align=right|2,277|| align=right|0,081|| align=right|3,19|| align=right|3,436||MBA||4. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84422)||2002 TN209|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,232|| align=right|11,44|| align=right|4,122||MBA||6. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84423)||2002 TQ209|| align=right|14,3|| align=right|2,766|| align=right|0,290|| align=right|9,41|| align=right|4,600||MBA||6. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84424)||2002 TB210|| align=right|14,4|| align=right|3,132|| align=right|0,110|| align=right|4,46|| align=right|5,543||MBA||7. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84425)||2002 TU215|| align=right|15,1|| align=right|2,644|| align=right|0,144|| align=right|15,47|| align=right|4,298||MBA||5. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84426)||2002 TP218|| align=right|15,1|| align=right|2,412|| align=right|0,124|| align=right|6,25|| align=right|3,746||MBA||5. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84427)||2002 TQ222|| align=right|16,1|| align=right|2,690|| align=right|0,114|| align=right|2,43|| align=right|4,410||MBA||7. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84428)||2002 TJ223|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,129|| align=right|5,69|| align=right|3,709||MBA||7. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84429)||2002 TW223|| align=right|16,9|| align=right|2,323|| align=right|0,169|| align=right|1,90|| align=right|3,540||MBA||7. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84430)||2002 TL224|| align=right|15,5|| align=right|2,422|| align=right|0,085|| align=right|14,26|| align=right|3,769||MBA||8. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84431)||2002 TD225|| align=right|16,0|| align=right|2,972|| align=right|0,104|| align=right|1,89|| align=right|5,122||MBA||8. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84432)||2002 TR226|| align=right|14,9|| align=right|2,982|| align=right|0,095|| align=right|8,85|| align=right|5,148||MBA||8. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84433)||2002 TY226|| align=right|16,2|| align=right|2,639|| align=right|0,239|| align=right|14,96|| align=right|4,287||MBA||8. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84434)||2002 TD227|| align=right|16,4|| align=right|2,538|| align=right|0,193|| align=right|4,25|| align=right|4,042||MBA||8. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84435)||2002 TH227|| align=right|16,0|| align=right|2,610|| align=right|0,190|| align=right|4,40|| align=right|4,217||MBA||8. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84436)||2002 TU228|| align=right|14,5|| align=right|2,685|| align=right|0,108|| align=right|13,95|| align=right|4,398||MBA||7. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84437)||2002 TW231|| align=right|15,1|| align=right|2,615|| align=right|0,143|| align=right|15,95|| align=right|4,229||MBA||8. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84438)||2002 TU233|| align=right|15,0|| align=right|2,590|| align=right|0,066|| align=right|13,87|| align=right|4,168||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84439)||2002 TW233|| align=right|14,8|| align=right|3,046|| align=right|0,234|| align=right|9,83|| align=right|5,316||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84440)||2002 TE234|| align=right|14,6|| align=right|2,679|| align=right|0,122|| align=right|11,75|| align=right|4,383||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84441)||2002 TK235|| align=right|14,6|| align=right|2,454|| align=right|0,216|| align=right|9,12|| align=right|3,844||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84442)||2002 TL235|| align=right|15,1|| align=right|2,678|| align=right|0,201|| align=right|10,57|| align=right|4,382||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84443)||2002 TF236|| align=right|14,3|| align=right|2,647|| align=right|0,161|| align=right|13,33|| align=right|4,305||MBA||6. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84444)||2002 TM238|| align=right|15,6|| align=right|2,607|| align=right|0,120|| align=right|2,20|| align=right|4,208||MBA||7. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84445)||2002 TZ239|| align=right|14,0|| align=right|3,227|| align=right|0,072|| align=right|12,98|| align=right|5,795||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84446)||2002 TN240|| align=right|14,5|| align=right|2,658|| align=right|0,096|| align=right|13,33|| align=right|4,332||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84447)||2002 TU240|| align=right|15,8|| align=right|2,516|| align=right|0,025|| align=right|10,35|| align=right|3,991||MBA||6. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84448)||2002 TX240|| align=right|14,5|| align=right|3,079|| align=right|0,063|| align=right|12,14|| align=right|5,401||MBA||6. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84449)||2002 TA241|| align=right|15,0|| align=right|3,012|| align=right|0,130|| align=right|2,78|| align=right|5,227||MBA||7. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84450)||2002 TZ241|| align=right|16,3|| align=right|2,290|| align=right|0,098|| align=right|5,29|| align=right|3,464||MBA||8. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84451)||2002 TP242|| align=right|15,7|| align=right|3,084|| align=right|0,085|| align=right|10,39|| align=right|5,415||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84452)||2002 TQ248|| align=right|15,2|| align=right|2,993|| align=right|0,170|| align=right|3,04|| align=right|5,178||MBA||7. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84453)||2002 TU248|| align=right|16,2|| align=right|2,330|| align=right|0,047|| align=right|7,05|| align=right|3,556||MBA||7. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84454)||2002 TN250|| align=right|14,9|| align=right|2,986|| align=right|0,090|| align=right|2,51|| align=right|5,158||MBA||7. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84455)||2002 TO250|| align=right|15,5|| align=right|3,135|| align=right|0,151|| align=right|2,23|| align=right|5,550||MBA||7. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84456)||2002 TR250|| align=right|16,0|| align=right|2,722|| align=right|0,073|| align=right|1,36|| align=right|4,491||MBA||7. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84457)||2002 TY250|| align=right|15,2|| align=right|3,020|| align=right|0,089|| align=right|9,13|| align=right|5,249||MBA||7. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84458)||2002 TB251|| align=right|16,3|| align=right|2,322|| align=right|0,100|| align=right|7,42|| align=right|3,537||MBA||7. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84459)||2002 TG251|| align=right|15,8|| align=right|2,612|| align=right|0,038|| align=right|5,15|| align=right|4,222||MBA||7. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84460)||2002 TH254|| align=right|16,3|| align=right|2,234|| align=right|0,043|| align=right|4,57|| align=right|3,338||MBA||9. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84461)||2002 TQ254|| align=right|16,2|| align=right|2,322|| align=right|0,120|| align=right|11,36|| align=right|3,537||MBA||9. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84462)||2002 TW255|| align=right|15,2|| align=right|2,327|| align=right|0,084|| align=right|7,40|| align=right|3,550||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84463)||2002 TZ255|| align=right|15,2|| align=right|2,626|| align=right|0,118|| align=right|4,24|| align=right|4,256||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84464)||2002 TT256|| align=right|14,6|| align=right|3,103|| align=right|0,020|| align=right|10,03|| align=right|5,466||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84465)||2002 TO257|| align=right|15,5|| align=right|2,865|| align=right|0,034|| align=right|3,04|| align=right|4,848||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84466)||2002 TV257|| align=right|15,8|| align=right|2,602|| align=right|0,101|| align=right|5,43|| align=right|4,197||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84467)||2002 TX258|| align=right|16,3|| align=right|2,342|| align=right|0,192|| align=right|3,92|| align=right|3,583||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84468)||2002 TY258|| align=right|15,6|| align=right|2,606|| align=right|0,162|| align=right|3,60|| align=right|4,207||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84469)||2002 TL259|| align=right|15,6|| align=right|2,605|| align=right|0,114|| align=right|4,96|| align=right|4,203||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84470)||2002 TB260|| align=right|16,5|| align=right|2,534|| align=right|0,140|| align=right|14,27|| align=right|4,033||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84471)||2002 TD260|| align=right|15,2|| align=right|2,743|| align=right|0,047|| align=right|6,80|| align=right|4,543||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84472)||2002 TZ260|| align=right|15,7|| align=right|2,259|| align=right|0,210|| align=right|6,05|| align=right|3,394||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84473)||2002 TP261|| align=right|15,3|| align=right|2,393|| align=right|0,061|| align=right|6,34|| align=right|3,701||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84474)||2002 TX263|| align=right|15,6|| align=right|2,223|| align=right|0,071|| align=right|7,05|| align=right|3,313||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84475)||2002 TJ264|| align=right|15,7|| align=right|2,598|| align=right|0,078|| align=right|2,24|| align=right|4,187||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84476)||2002 TR264|| align=right|16,3|| align=right|2,706|| align=right|0,125|| align=right|8,34|| align=right|4,450||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84477)||2002 TF265|| align=right|15,8|| align=right|2,265|| align=right|0,039|| align=right|9,44|| align=right|3,409||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84478)||2002 TC266|| align=right|15,5|| align=right|2,656|| align=right|0,228|| align=right|1,59|| align=right|4,327||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84479)||2002 TK266|| align=right|14,5|| align=right|2,526|| align=right|0,116|| align=right|14,93|| align=right|4,015||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84480)||2002 TM266|| align=right|15,0|| align=right|2,303|| align=right|0,265|| align=right|11,14|| align=right|3,494||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84481)||2002 TB267|| align=right|13,9|| align=right|2,722|| align=right|0,210|| align=right|15,55|| align=right|4,490||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84482)||2002 TW267|| align=right|14,9|| align=right|2,543|| align=right|0,239|| align=right|13,36|| align=right|4,054||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84483)||2002 TU269|| align=right|15,8|| align=right|2,181|| align=right|0,094|| align=right|4,37|| align=right|3,220||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84484)||2002 TY270|| align=right|15,4|| align=right|2,615|| align=right|0,057|| align=right|13,63|| align=right|4,228||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84485)||2002 TY273|| align=right|16,5|| align=right|2,255|| align=right|0,065|| align=right|5,29|| align=right|3,386||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84486)||2002 TY275|| align=right|16,0|| align=right|2,299|| align=right|0,061|| align=right|6,21|| align=right|3,486||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84487)||2002 TZ275|| align=right|16,4|| align=right|2,697|| align=right|0,161|| align=right|2,71|| align=right|4,429||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84488)||2002 TV276|| align=right|15,4|| align=right|2,734|| align=right|0,052|| align=right|4,13|| align=right|4,519||MBA||9. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84489)||2002 TT277|| align=right|15,8|| align=right|2,586|| align=right|0,201|| align=right|3,44|| align=right|4,158||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84490)||2002 TK280|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,129|| align=right|6,65|| align=right|3,631||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84491)||2002 TR280|| align=right|16,2|| align=right|2,275|| align=right|0,105|| align=right|5,73|| align=right|3,431||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84492)||2002 TF281|| align=right|15,4|| align=right|2,370|| align=right|0,154|| align=right|4,40|| align=right|3,648||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84493)||2002 TK282|| align=right|15,7|| align=right|2,251|| align=right|0,149|| align=right|7,37|| align=right|3,376||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84494)||2002 TT282|| align=right|14,8|| align=right|2,880|| align=right|0,142|| align=right|10,33|| align=right|4,886||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84495)||2002 TC283|| align=right|15,9|| align=right|2,611|| align=right|0,097|| align=right|8,01|| align=right|4,218||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84496)||2002 TJ283|| align=right|15,5|| align=right|2,258|| align=right|0,097|| align=right|8,26|| align=right|3,393||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84497)||2002 TR283|| align=right|14,8|| align=right|3,057|| align=right|0,202|| align=right|9,93|| align=right|5,344||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84498)||2002 TB284|| align=right|15,1|| align=right|2,247|| align=right|0,132|| align=right|5,95|| align=right|3,369||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84499)||2002 TE285|| align=right|16,1|| align=right|2,376|| align=right|0,132|| align=right|6,79|| align=right|3,663||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84500)||2002 TG285|| align=right|15,3|| align=right|2,539|| align=right|0,202|| align=right|4,55|| align=right|4,044||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84501)||2002 TH285|| align=right|14,8|| align=right|2,691|| align=right|0,199|| align=right|4,72|| align=right|4,415||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84502)||2002 TO285|| align=right|15,1|| align=right|2,637|| align=right|0,172|| align=right|4,98|| align=right|4,282||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84503)||2002 TX285|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,077|| align=right|9,08|| align=right|3,427||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84504)||2002 TL286|| align=right|16,2|| align=right|2,373|| align=right|0,203|| align=right|1,96|| align=right|3,654||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84505)||2002 TP287|| align=right|14,8|| align=right|2,647|| align=right|0,065|| align=right|9,59|| align=right|4,306||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84506)||2002 TE288|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,086|| align=right|6,70|| align=right|3,464||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84507)||2002 TN288|| align=right|14,8|| align=right|2,630|| align=right|0,176|| align=right|12,42|| align=right|4,264||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84508)||2002 TQ288|| align=right|14,4|| align=right|2,653|| align=right|0,078|| align=right|14,02|| align=right|4,321||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84509)||2002 TZ288|| align=right|15,1|| align=right|2,580|| align=right|0,194|| align=right|3,87|| align=right|4,144||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84510)||2002 TA290|| align=right|16,2|| align=right|2,808|| align=right|0,060|| align=right|3,12|| align=right|4,706||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84511)||2002 TH290|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,176|| align=right|14,26|| align=right|4,183||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84512)||2002 TK291|| align=right|15,0|| align=right|2,559|| align=right|0,144|| align=right|13,91|| align=right|4,093||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84513)||2002 TQ291|| align=right|14,1|| align=right|2,794|| align=right|0,115|| align=right|16,16|| align=right|4,671||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84514)||2002 TC292|| align=right|16,1|| align=right|2,652|| align=right|0,045|| align=right|6,14|| align=right|4,318||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84515)||2002 TB293|| align=right|14,3|| align=right|2,804|| align=right|0,089|| align=right|12,34|| align=right|4,694||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84516)||2002 TK293|| align=right|14,3|| align=right|3,078|| align=right|0,350|| align=right|5,93|| align=right|5,398||MBA||10. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84517)||2002 TJ294|| align=right|15,9|| align=right|2,609|| align=right|0,149|| align=right|5,80|| align=right|4,213||MBA||11. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84518)||2002 TD295|| align=right|13,8|| align=right|2,655|| align=right|0,068|| align=right|21,26|| align=right|4,326||MBA||13. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84519)||2002 TE295|| align=right|14,7|| align=right|2,677|| align=right|0,076|| align=right|13,01|| align=right|4,379||MBA||13. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84520)||2002 TQ296|| align=right|17,2|| align=right|2,264|| align=right|0,104|| align=right|4,95|| align=right|3,405||MBA||11. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84521)||2002 TE300|| align=right|15,7|| align=right|2,284|| align=right|0,095|| align=right|6,63|| align=right|3,452||MBA||15. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84522)||2002 TC302|| align=right|3,9|| align=right|55,1|| align=right|0,292|| align=right|35,13|| align=right|409||CNT||9. října 2002||Palomar||Palomar
|-
|(84523)||2002 UF2|| align=right|14,5|| align=right|3,058|| align=right|0,324|| align=right|16,83|| align=right|5,346||MBA||28. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84524)||2002 UN6|| align=right|16,6|| align=right|2,252|| align=right|0,184|| align=right|6,61|| align=right|3,379||MBA||28. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84525)||2002 UC7|| align=right|15,0|| align=right|3,001|| align=right|0,101|| align=right|10,63|| align=right|5,199||MBA||28. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84526)||2002 UE9|| align=right|15,5|| align=right|2,671|| align=right|0,152|| align=right|13,35|| align=right|4,364||MBA||28. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84527)||2002 UF9|| align=right|14,9|| align=right|2,642|| align=right|0,174|| align=right|13,42|| align=right|4,294||MBA||28. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84528)||2002 UP9|| align=right|14,3|| align=right|3,108|| align=right|0,162|| align=right|20,95|| align=right|5,478||MBA||28. října 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84529)||2002 UK10|| align=right|16,1|| align=right|2,436|| align=right|0,133|| align=right|3,81|| align=right|3,802||MBA||28. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84530)||2002 UC11|| align=right|16,4|| align=right|2,681|| align=right|0,149|| align=right|12,59|| align=right|4,388||MBA||29. října 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(84531)||2002 UW12|| align=right|14,5|| align=right|3,181|| align=right|0,066|| align=right|9,85|| align=right|5,672||MBA||28. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84532)||2002 UV14|| align=right|15,7|| align=right|2,610|| align=right|0,166|| align=right|6,13|| align=right|4,216||MBA||30. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84533)||2002 UO16|| align=right|14,7|| align=right|3,060|| align=right|0,174|| align=right|11,10|| align=right|5,351||MBA||30. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84534)||2002 UR16|| align=right|15,2|| align=right|2,793|| align=right|0,051|| align=right|10,46|| align=right|4,668||MBA||30. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84535)||2002 UU19|| align=right|15,1|| align=right|2,721|| align=right|0,145|| align=right|5,52|| align=right|4,488||MBA||30. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84536)||2002 UV19|| align=right|16,0|| align=right|2,444|| align=right|0,107|| align=right|5,29|| align=right|3,820||MBA||30. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84537)||2002 UJ20|| align=right|16,5|| align=right|2,364|| align=right|0,184|| align=right|1,93|| align=right|3,633||MBA||28. října 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84538)||2002 UM21|| align=right|16,0|| align=right|2,641|| align=right|0,123|| align=right|2,74|| align=right|4,292||MBA||30. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84539)||2002 UR22|| align=right|15,9|| align=right|2,266|| align=right|0,122|| align=right|5,87|| align=right|3,410||MBA||30. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84540)||2002 UC26|| align=right|15,9|| align=right|2,717|| align=right|0,082|| align=right|5,74|| align=right|4,479||MBA||30. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84541)||2002 UH26|| align=right|16,3|| align=right|2,348|| align=right|0,053|| align=right|7,23|| align=right|3,598||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84542)||2002 UB27|| align=right|16,5|| align=right|2,544|| align=right|0,054|| align=right|2,41|| align=right|4,057||MBA||31. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84543)||2002 UJ28|| align=right|15,1|| align=right|2,982|| align=right|0,216|| align=right|9,39|| align=right|5,149||MBA||30. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84544)||2002 UC29|| align=right|15,6|| align=right|2,715|| align=right|0,252|| align=right|12,17|| align=right|4,473||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84545)||2002 UK29|| align=right|15,6|| align=right|2,271|| align=right|0,129|| align=right|6,18|| align=right|3,421||MBA||31. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84546)||2002 UR29|| align=right|15,8|| align=right|2,382|| align=right|0,131|| align=right|6,62|| align=right|3,676||MBA||31. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84547)||2002 UX30|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,092|| align=right|9,71|| align=right|4,535||MBA||30. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84548)||2002 UJ32|| align=right|16,2|| align=right|2,383|| align=right|0,071|| align=right|5,78|| align=right|3,678||MBA||30. října 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84549)||2002 UJ33|| align=right|15,3|| align=right|2,782|| align=right|0,096|| align=right|7,75|| align=right|4,640||MBA||31. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84550)||2002 UN33|| align=right|15,1|| align=right|3,102|| align=right|0,184|| align=right|0,69|| align=right|5,462||MBA||31. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84551)||2002 UP33|| align=right|14,8|| align=right|2,948|| align=right|0,088|| align=right|1,12|| align=right|5,060||MBA||31. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84552)||2002 UT34|| align=right|15,5|| align=right|2,877|| align=right|0,062|| align=right|1,64|| align=right|4,879||MBA||31. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84553)||2002 UK37|| align=right|15,3|| align=right|2,696|| align=right|0,019|| align=right|2,82|| align=right|4,425||MBA||31. října 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84554)||2002 UM38|| align=right|15,1|| align=right|2,908|| align=right|0,015|| align=right|0,99|| align=right|4,958||MBA||31. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84555)||2002 UO40|| align=right|15,4|| align=right|2,642|| align=right|0,105|| align=right|14,30|| align=right|4,293||MBA||31. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84556)||2002 UQ45|| align=right|16,0|| align=right|2,411|| align=right|0,088|| align=right|4,69|| align=right|3,744||MBA||31. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84557)||2002 VC|| align=right|14,1|| align=right|2,640|| align=right|0,185|| align=right|13,24|| align=right|4,289||MBA||1. listopadu 2002||Ametlla de Mar||Ametlla de Mar
|-
|(84558)||2002 VW3|| align=right|15,8|| align=right|2,929|| align=right|0,075|| align=right|1,27|| align=right|5,011||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84559)||2002 VY6|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,158|| align=right|8,15|| align=right|4,180||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84560)||2002 VB7|| align=right|15,4|| align=right|2,631|| align=right|0,181|| align=right|2,32|| align=right|4,266||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84561)||2002 VH7|| align=right|14,7|| align=right|3,147|| align=right|0,068|| align=right|10,97|| align=right|5,583||MBA||4. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84562)||2002 VO7|| align=right|14,9|| align=right|3,110|| align=right|0,253|| align=right|4,19|| align=right|5,484||MBA||4. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84563)||2002 VD8|| align=right|14,7|| align=right|2,938|| align=right|0,034|| align=right|9,05|| align=right|5,035||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84564)||2002 VT8|| align=right|16,8|| align=right|2,316|| align=right|0,051|| align=right|6,65|| align=right|3,523||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84565)||2002 VA9|| align=right|15,2|| align=right|2,390|| align=right|0,108|| align=right|7,42|| align=right|3,694||MBA||1. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84566)||2002 VS9|| align=right|14,7|| align=right|2,778|| align=right|0,171|| align=right|13,53|| align=right|4,629||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84567)||2002 VX9|| align=right|15,5|| align=right|2,724|| align=right|0,075|| align=right|5,44|| align=right|4,495||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84568)||2002 VS10|| align=right|15,9|| align=right|2,888|| align=right|0,079|| align=right|1,74|| align=right|4,907||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84569)||2002 VC11|| align=right|15,7|| align=right|2,219|| align=right|0,106|| align=right|4,77|| align=right|3,305||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84570)||2002 VD11|| align=right|15,5|| align=right|2,343|| align=right|0,066|| align=right|8,73|| align=right|3,585||MBA||1. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84571)||2002 VR13|| align=right|15,3|| align=right|2,602|| align=right|0,093|| align=right|4,16|| align=right|4,196||MBA||4. listopadu 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84572)||2002 VJ14|| align=right|16,6|| align=right|2,128|| align=right|0,090|| align=right|3,49|| align=right|3,104||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84573)||2002 VO15|| align=right|14,3|| align=right|2,602|| align=right|0,176|| align=right|33,29|| align=right|4,198||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84574)||2002 VU15|| align=right|14,9|| align=right|2,890|| align=right|0,112|| align=right|10,59|| align=right|4,913||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84575)||2002 VD16|| align=right|15,2|| align=right|3,442|| align=right|0,105|| align=right|2,53|| align=right|6,386||MBA||4. listopadu 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84576)||2002 VH16|| align=right|16,0|| align=right|2,874|| align=right|0,147|| align=right|1,29|| align=right|4,871||MBA||4. listopadu 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84577)||2002 VK16|| align=right|16,3|| align=right|2,286|| align=right|0,101|| align=right|4,47|| align=right|3,456||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84578)||2002 VO17|| align=right|16,0|| align=right|2,764|| align=right|0,076|| align=right|2,10|| align=right|4,595||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84579)||2002 VS18|| align=right|16,1|| align=right|2,666|| align=right|0,034|| align=right|2,23|| align=right|4,353||MBA||4. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84580)||2002 VA20|| align=right|14,9|| align=right|2,637|| align=right|0,139|| align=right|13,69|| align=right|4,282||MBA||4. listopadu 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84581)||2002 VC20|| align=right|15,5|| align=right|2,322|| align=right|0,174|| align=right|12,06|| align=right|3,538||MBA||4. listopadu 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84582)||2002 VL24|| align=right|14,2|| align=right|3,112|| align=right|0,025|| align=right|13,98|| align=right|5,490||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84583)||2002 VE27|| align=right|16,2|| align=right|2,802|| align=right|0,074|| align=right|2,52|| align=right|4,690||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84584)||2002 VS27|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,052|| align=right|5,91|| align=right|3,697||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84585)||2002 VT27|| align=right|15,0|| align=right|2,800|| align=right|0,129|| align=right|2,80|| align=right|4,684||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84586)||2002 VU27|| align=right|15,8|| align=right|2,693|| align=right|0,180|| align=right|1,09|| align=right|4,418||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84587)||2002 VH28|| align=right|15,0|| align=right|2,692|| align=right|0,126|| align=right|3,75|| align=right|4,417||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84588)||2002 VQ28|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,149|| align=right|7,11|| align=right|3,665||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84589)||2002 VR28|| align=right|14,9|| align=right|2,606|| align=right|0,093|| align=right|3,91|| align=right|4,206||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84590)||2002 VS28|| align=right|16,1|| align=right|2,604|| align=right|0,123|| align=right|12,37|| align=right|4,201||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84591)||2002 VN29|| align=right|16,5|| align=right|2,241|| align=right|0,157|| align=right|3,10|| align=right|3,355||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84592)||2002 VP29|| align=right|14,5|| align=right|2,948|| align=right|0,072|| align=right|10,98|| align=right|5,061||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84593)||2002 VL30|| align=right|14,8|| align=right|2,691|| align=right|0,134|| align=right|15,27|| align=right|4,413||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84594)||2002 VO30|| align=right|16,5|| align=right|2,317|| align=right|0,220|| align=right|1,49|| align=right|3,525||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84595)||2002 VP30|| align=right|15,7|| align=right|3,043|| align=right|0,190|| align=right|2,29|| align=right|5,308||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84596)||2002 VT30|| align=right|15,7|| align=right|2,369|| align=right|0,067|| align=right|8,01|| align=right|3,647||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84597)||2002 VD31|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,078|| align=right|5,28|| align=right|3,743||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84598)||2002 VM31|| align=right|15,4|| align=right|3,152|| align=right|0,158|| align=right|3,29|| align=right|5,596||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84599)||2002 VT31|| align=right|14,0|| align=right|2,990|| align=right|0,118|| align=right|10,52|| align=right|5,170||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84600)||2002 VH32|| align=right|15,5|| align=right|3,066|| align=right|0,172|| align=right|0,89|| align=right|5,367||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84601)||2002 VR32|| align=right|15,3|| align=right|2,782|| align=right|0,156|| align=right|3,12|| align=right|4,639||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84602)||2002 VX32|| align=right|16,1|| align=right|2,727|| align=right|0,132|| align=right|1,61|| align=right|4,503||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84603)||2002 VA33|| align=right|16,6|| align=right|2,642|| align=right|0,098|| align=right|2,09|| align=right|4,294||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84604)||2002 VW33|| align=right|13,9|| align=right|3,129|| align=right|0,240|| align=right|20,83|| align=right|5,533||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84605)||2002 VL34|| align=right|15,2|| align=right|2,713|| align=right|0,100|| align=right|5,91|| align=right|4,467||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84606)||2002 VY34|| align=right|14,6|| align=right|3,171|| align=right|0,117|| align=right|5,74|| align=right|5,645||MBA||5. listopadu 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84607)||2002 VL35|| align=right|15,1|| align=right|2,896|| align=right|0,025|| align=right|1,80|| align=right|4,928||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84608)||2002 VX35|| align=right|17,1|| align=right|2,221|| align=right|0,100|| align=right|1,77|| align=right|3,309||MBA||5. listopadu 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84609)||2002 VE36|| align=right|15,6|| align=right|2,563|| align=right|0,077|| align=right|10,89|| align=right|4,102||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84610)||2002 VX36|| align=right|15,2|| align=right|3,115|| align=right|0,091|| align=right|10,45|| align=right|5,498||MBA||2. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84611)||2002 VA37|| align=right|15,5|| align=right|2,727|| align=right|0,056|| align=right|5,46|| align=right|4,502||MBA||2. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84612)||2002 VB37|| align=right|15,4|| align=right|2,767|| align=right|0,090|| align=right|5,67|| align=right|4,602||MBA||2. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84613)||2002 VX37|| align=right|16,2|| align=right|2,424|| align=right|0,143|| align=right|7,37|| align=right|3,774||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84614)||2002 VE38|| align=right|15,9|| align=right|2,244|| align=right|0,072|| align=right|5,76|| align=right|3,360||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84615)||2002 VY38|| align=right|15,2|| align=right|2,684|| align=right|0,145|| align=right|7,41|| align=right|4,397||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84616)||2002 VZ38|| align=right|16,3|| align=right|2,241|| align=right|0,159|| align=right|5,81|| align=right|3,353||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84617)||2002 VA39|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,105|| align=right|9,35|| align=right|4,566||MBA||5. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84618)||2002 VF40|| align=right|14,9|| align=right|3,210|| align=right|0,067|| align=right|10,87|| align=right|5,749||MBA||8. listopadu 2002||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(84619)||2002 VL41|| align=right|16,1|| align=right|2,301|| align=right|0,179|| align=right|4,33|| align=right|3,489||MBA||4. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84620)||2002 VL43|| align=right|16,2|| align=right|2,337|| align=right|0,090|| align=right|11,20|| align=right|3,572||MBA||4. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84621)||2002 VD44|| align=right|15,3|| align=right|2,625|| align=right|0,136|| align=right|11,23|| align=right|4,253||MBA||4. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84622)||2002 VL44|| align=right|16,2|| align=right|2,459|| align=right|0,035|| align=right|3,26|| align=right|3,855||MBA||4. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84623)||2002 VU44|| align=right|15,0|| align=right|2,686|| align=right|0,014|| align=right|12,76|| align=right|4,402||MBA||4. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84624)||2002 VR45|| align=right|14,5|| align=right|3,114|| align=right|0,079|| align=right|8,65|| align=right|5,494||MBA||5. listopadu 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(84625)||2002 VR46|| align=right|16,2|| align=right|2,420|| align=right|0,039|| align=right|6,36|| align=right|3,765||MBA||5. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84626)||2002 VB47|| align=right|15,6|| align=right|2,623|| align=right|0,050|| align=right|4,40|| align=right|4,247||MBA||5. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84627)||2002 VH47|| align=right|15,8|| align=right|2,297|| align=right|0,049|| align=right|7,59|| align=right|3,481||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84628)||2002 VB49|| align=right|14,6|| align=right|2,593|| align=right|0,229|| align=right|4,69|| align=right|4,174||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84629)||2002 VD49|| align=right|15,3|| align=right|2,970|| align=right|0,081|| align=right|6,90|| align=right|5,117||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84630)||2002 VZ49|| align=right|15,2|| align=right|2,642|| align=right|0,152|| align=right|12,75|| align=right|4,294||MBA||5. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84631)||2002 VW51|| align=right|15,0|| align=right|2,394|| align=right|0,158|| align=right|14,08|| align=right|3,703||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84632)||2002 VN52|| align=right|14,7|| align=right|2,640|| align=right|0,156|| align=right|12,79|| align=right|4,288||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84633)||2002 VF53|| align=right|16,9|| align=right|2,380|| align=right|0,020|| align=right|5,21|| align=right|3,672||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84634)||2002 VL53|| align=right|15,3|| align=right|2,704|| align=right|0,071|| align=right|3,62|| align=right|4,446||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84635)||2002 VD54|| align=right|15,7|| align=right|2,526|| align=right|0,037|| align=right|2,10|| align=right|4,013||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84636)||2002 VX54|| align=right|14,4|| align=right|3,176|| align=right|0,090|| align=right|11,51|| align=right|5,659||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84637)||2002 VG55|| align=right|14,8|| align=right|2,625|| align=right|0,103|| align=right|12,89|| align=right|4,253||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84638)||2002 VO55|| align=right|16,1|| align=right|2,336|| align=right|0,106|| align=right|4,18|| align=right|3,571||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84639)||2002 VQ55|| align=right|16,7|| align=right|2,288|| align=right|0,121|| align=right|2,95|| align=right|3,461||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84640)||2002 VZ55|| align=right|14,3|| align=right|3,080|| align=right|0,057|| align=right|10,30|| align=right|5,405||MBA||6. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84641)||2002 VE58|| align=right|15,0|| align=right|2,727|| align=right|0,078|| align=right|9,95|| align=right|4,503||MBA||6. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84642)||2002 VQ58|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,127|| align=right|8,29|| align=right|3,576||MBA||6. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84643)||2002 VT58|| align=right|14,3|| align=right|2,625|| align=right|0,128|| align=right|15,16|| align=right|4,252||MBA||6. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84644)||2002 VW58|| align=right|15,6|| align=right|2,742|| align=right|0,082|| align=right|3,69|| align=right|4,540||MBA||6. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84645)||2002 VE59|| align=right|15,7|| align=right|2,374|| align=right|0,106|| align=right|5,44|| align=right|3,658||MBA||1. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84646)||2002 VM60|| align=right|15,2|| align=right|2,669|| align=right|0,054|| align=right|22,57|| align=right|4,359||MBA||3. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84647)||2002 VN60|| align=right|14,5|| align=right|2,725|| align=right|0,075|| align=right|9,05|| align=right|4,498||MBA||3. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84648)||2002 VR60|| align=right|14,3|| align=right|3,170|| align=right|0,086|| align=right|16,45|| align=right|5,642||MBA||3. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84649)||2002 VL62|| align=right|15,7|| align=right|2,721|| align=right|0,021|| align=right|4,75|| align=right|4,488||MBA||5. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84650)||2002 VC66|| align=right|15,4|| align=right|3,161|| align=right|0,116|| align=right|1,32|| align=right|5,619||MBA||7. listopadu 2002||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(84651)||2002 VS66|| align=right|15,0|| align=right|3,022|| align=right|0,019|| align=right|10,60|| align=right|5,252||MBA||6. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84652)||2002 VK68|| align=right|14,5|| align=right|3,195|| align=right|0,032|| align=right|7,13|| align=right|5,710||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84653)||2002 VS68|| align=right|15,2|| align=right|2,692|| align=right|0,191|| align=right|14,16|| align=right|4,417||MBA||7. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84654)||2002 VQ70|| align=right|15,9|| align=right|2,282|| align=right|0,103|| align=right|6,48|| align=right|3,446||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84655)||2002 VN73|| align=right|16,3|| align=right|2,620|| align=right|0,226|| align=right|5,02|| align=right|4,240||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84656)||2002 VS74|| align=right|15,5|| align=right|2,345|| align=right|0,130|| align=right|5,74|| align=right|3,590||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84657)||2002 VT76|| align=right|16,4|| align=right|2,351|| align=right|0,187|| align=right|3,36|| align=right|3,604||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84658)||2002 VX76|| align=right|15,2|| align=right|2,904|| align=right|0,085|| align=right|2,98|| align=right|4,947||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84659)||2002 VO78|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,080|| align=right|7,88|| align=right|3,607||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84660)||2002 VZ78|| align=right|15,9|| align=right|2,655|| align=right|0,200|| align=right|4,21|| align=right|4,325||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84661)||2002 VA79|| align=right|14,7|| align=right|3,148|| align=right|0,106|| align=right|17,30|| align=right|5,585||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84662)||2002 VU80|| align=right|14,9|| align=right|3,049|| align=right|0,103|| align=right|9,53|| align=right|5,324||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84663)||2002 VW80|| align=right|13,5|| align=right|3,075|| align=right|0,041|| align=right|14,31|| align=right|5,392||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84664)||2002 VG81|| align=right|15,3|| align=right|2,534|| align=right|0,119|| align=right|14,05|| align=right|4,033||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84665)||2002 VZ81|| align=right|14,6|| align=right|2,722|| align=right|0,151|| align=right|8,36|| align=right|4,490||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84666)||2002 VE82|| align=right|15,2|| align=right|2,583|| align=right|0,145|| align=right|4,04|| align=right|4,151||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84667)||2002 VO82|| align=right|16,0|| align=right|2,280|| align=right|0,290|| align=right|4,70|| align=right|3,441||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84668)||2002 VS82|| align=right|14,9|| align=right|2,461|| align=right|0,156|| align=right|6,96|| align=right|3,861||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84669)||2002 VZ82|| align=right|15,9|| align=right|2,728|| align=right|0,037|| align=right|9,14|| align=right|4,506||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84670)||2002 VF83|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,104|| align=right|16,43|| align=right|4,192||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84671)||2002 VS83|| align=right|14,6|| align=right|2,692|| align=right|0,096|| align=right|15,60|| align=right|4,416||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84672)||2002 VG84|| align=right|14,4|| align=right|2,583|| align=right|0,155|| align=right|12,99|| align=right|4,150||MBA||7. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84673)||2002 VW86|| align=right|15,5|| align=right|2,722|| align=right|0,077|| align=right|4,60|| align=right|4,490||MBA||8. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84674)||2002 VT87|| align=right|15,1|| align=right|2,680|| align=right|0,181|| align=right|4,47|| align=right|4,388||MBA||8. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84675)||2002 VW87|| align=right|13,9|| align=right|3,019|| align=right|0,160|| align=right|9,59|| align=right|5,246||MBA||8. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84676)||2002 VM88|| align=right|16,1|| align=right|2,543|| align=right|0,133|| align=right|5,82|| align=right|4,054||MBA||11. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84677)||2002 VT88|| align=right|15,4|| align=right|2,609|| align=right|0,135|| align=right|11,04|| align=right|4,214||MBA||11. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84678)||2002 VW88|| align=right|16,1|| align=right|2,774|| align=right|0,149|| align=right|4,77|| align=right|4,620||MBA||11. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84679)||2002 VC89|| align=right|15,3|| align=right|2,784|| align=right|0,045|| align=right|5,48|| align=right|4,644||MBA||11. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84680)||2002 VN89|| align=right|13,5|| align=right|3,235|| align=right|0,126|| align=right|19,12|| align=right|5,817||MBA||11. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84681)||2002 VR89|| align=right|15,3|| align=right|2,385|| align=right|0,084|| align=right|9,28|| align=right|3,682||MBA||11. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84682)||2002 VN94|| align=right|15,9|| align=right|2,784|| align=right|0,076|| align=right|2,80|| align=right|4,644||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84683)||2002 VT95|| align=right|14,7|| align=right|2,700|| align=right|0,157|| align=right|12,70|| align=right|4,437||MBA||11. listopadu 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(84684)||2002 VO100|| align=right|15,1|| align=right|2,738|| align=right|0,181|| align=right|9,04|| align=right|4,529||MBA||11. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84685)||2002 VB102|| align=right|13,6|| align=right|3,197|| align=right|0,161|| align=right|19,03|| align=right|5,716||MBA||11. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84686)||2002 VG102|| align=right|15,6|| align=right|2,711|| align=right|0,092|| align=right|2,16|| align=right|4,464||MBA||12. listopadu 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(84687)||2002 VK102|| align=right|15,2|| align=right|2,755|| align=right|0,164|| align=right|6,49|| align=right|4,573||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84688)||2002 VO102|| align=right|15,9|| align=right|2,793|| align=right|0,046|| align=right|5,72|| align=right|4,667||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84689)||2002 VY102|| align=right|16,3|| align=right|2,324|| align=right|0,117|| align=right|6,75|| align=right|3,543||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84690)||2002 VJ105|| align=right|17,0|| align=right|2,214|| align=right|0,042|| align=right|1,82|| align=right|3,295||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84691)||2002 VT105|| align=right|15,1|| align=right|2,708|| align=right|0,044|| align=right|4,25|| align=right|4,456||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84692)||2002 VT107|| align=right|14,8|| align=right|2,760|| align=right|0,057|| align=right|10,38|| align=right|4,586||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84693)||2002 VY107|| align=right|14,7|| align=right|3,102|| align=right|0,071|| align=right|10,24|| align=right|5,463||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84694)||2002 VR108|| align=right|16,2|| align=right|2,562|| align=right|0,176|| align=right|3,15|| align=right|4,101||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84695)||2002 VH109|| align=right|14,9|| align=right|2,545|| align=right|0,278|| align=right|5,59|| align=right|4,059||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84696)||2002 VQ109|| align=right|14,6|| align=right|3,084|| align=right|0,129|| align=right|7,18|| align=right|5,416||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84697)||2002 VL110|| align=right|15,1|| align=right|2,411|| align=right|0,235|| align=right|7,70|| align=right|3,743||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84698)||2002 VN110|| align=right|13,8|| align=right|2,982|| align=right|0,281|| align=right|12,61|| align=right|5,149||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84699)||2002 VU110|| align=right|14,6|| align=right|2,690|| align=right|0,209|| align=right|7,56|| align=right|4,412||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84700)||2002 VL112|| align=right|15,3|| align=right|2,692|| align=right|0,123|| align=right|11,92|| align=right|4,416||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84701)||2002 VX112|| align=right|16,7|| align=right|2,667|| align=right|0,130|| align=right|6,84|| align=right|4,356||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84702)||2002 VQ113|| align=right|15,1|| align=right|2,801|| align=right|0,088|| align=right|3,56|| align=right|4,687||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84703)||2002 VX113|| align=right|15,4|| align=right|3,194|| align=right|0,151|| align=right|5,06|| align=right|5,708||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84704)||2002 VN115|| align=right|14,9|| align=right|2,939|| align=right|0,071|| align=right|9,37|| align=right|5,038||MBA||11. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84705)||2002 VK117|| align=right|14,5|| align=right|2,793|| align=right|0,078|| align=right|18,89|| align=right|4,667||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84706)||2002 VF119|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,192|| align=right|5,19|| align=right|3,585||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84707)||2002 VJ119|| align=right|14,9|| align=right|2,767|| align=right|0,170|| align=right|5,71|| align=right|4,602||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84708)||2002 VU119|| align=right|14,2|| align=right|2,729|| align=right|0,076|| align=right|14,16|| align=right|4,509||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84709)||2002 VW120|| align=right|12,0|| align=right|5,263|| align=right|0,067|| align=right|14,81|| align=right|12,08||JUT||12. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84710)||2002 VE121|| align=right|14,8|| align=right|2,794|| align=right|0,035|| align=right|14,96|| align=right|4,670||MBA||12. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84711)||2002 VH121|| align=right|15,5|| align=right|2,666|| align=right|0,071|| align=right|5,31|| align=right|4,352||MBA||12. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84712)||2002 VY121|| align=right|15,4|| align=right|2,596|| align=right|0,191|| align=right|15,55|| align=right|4,182||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84713)||2002 VM122|| align=right|16,1|| align=right|2,279|| align=right|0,152|| align=right|6,98|| align=right|3,439||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84714)||2002 VE123|| align=right|15,7|| align=right|2,549|| align=right|0,198|| align=right|8,24|| align=right|4,070||MBA||13. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84715)||2002 VT124|| align=right|16,5|| align=right|2,299|| align=right|0,079|| align=right|6,67|| align=right|3,485||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84716)||2002 VK127|| align=right|14,6|| align=right|3,021|| align=right|0,037|| align=right|8,87|| align=right|5,251||MBA||12. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84717)||2002 VD128|| align=right|15,0|| align=right|2,702|| align=right|0,144|| align=right|12,71|| align=right|4,441||MBA||13. listopadu 2002||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(84718)||2002 VQ128|| align=right|15,7|| align=right|2,621|| align=right|0,068|| align=right|9,02|| align=right|4,244||MBA||14. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84719)||2002 VR128|| align=right|5,7|| align=right|39,28|| align=right|0,264|| align=right|14,05|| align=right|247||PLT||3. listopadu 2002||Palomar||C. A. Trujillo; M. E. Brown
|-
|(84720)||2002 WT2|| align=right|14,9|| align=right|3,095|| align=right|0,083|| align=right|14,24|| align=right|5,444||MBA||23. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84721)||2002 WU2|| align=right|15,9|| align=right|2,723|| align=right|0,027|| align=right|7,25|| align=right|4,493||MBA||23. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84722)||2002 WV2|| align=right|14,8|| align=right|2,613|| align=right|0,053|| align=right|22,52|| align=right|4,224||MBA||23. listopadu 2002||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(84723)||2002 WO3|| align=right|14,7|| align=right|2,578|| align=right|0,120|| align=right|15,37|| align=right|4,140||MBA||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84724)||2002 WS3|| align=right|15,8|| align=right|2,887|| align=right|0,059|| align=right|3,30|| align=right|4,905||MBA||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84725)||2002 WB4|| align=right|16,6|| align=right|2,681|| align=right|0,081|| align=right|3,04|| align=right|4,390||MBA||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84726)||2002 WJ6|| align=right|14,3|| align=right|2,968|| align=right|0,027|| align=right|8,33|| align=right|5,112||MBA||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84727)||2002 WL6|| align=right|15,8|| align=right|2,717|| align=right|0,186|| align=right|2,35|| align=right|4,478||MBA||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84728)||2002 WZ7|| align=right|15,5|| align=right|3,014|| align=right|0,100|| align=right|1,23|| align=right|5,233||MBA||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84729)||2002 WP8|| align=right|16,0|| align=right|2,270|| align=right|0,083|| align=right|5,55|| align=right|3,421||MBA||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84730)||2002 WB10|| align=right|15,8|| align=right|2,589|| align=right|0,093|| align=right|14,80|| align=right|4,164||MBA||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84731)||2002 WP10|| align=right|15,6|| align=right|2,570|| align=right|0,151|| align=right|5,01|| align=right|4,120||MBA||24. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84732)||2002 WT10|| align=right|15,8|| align=right|2,474|| align=right|0,097|| align=right|6,90|| align=right|3,890||MBA||25. listopadu 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84733)||2002 WS11|| align=right|15,1|| align=right|2,651|| align=right|0,104|| align=right|15,39|| align=right|4,315||MBA||27. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84734)||2002 WX11|| align=right|15,5|| align=right|2,577|| align=right|0,141|| align=right|13,35|| align=right|4,137||MBA||27. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84735)||2002 WO12|| align=right|15,4|| align=right|2,527|| align=right|0,024|| align=right|15,28|| align=right|4,017||MBA||27. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84736)||2002 WS12|| align=right|14,9|| align=right|3,190|| align=right|0,127|| align=right|16,83|| align=right|5,696||MBA||27. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84737)||2002 WZ12|| align=right|16,0|| align=right|1,936|| align=right|0,110|| align=right|22,48|| align=right|2,692||MBA||28. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84738)||2002 WG13|| align=right|14,8|| align=right|3,006|| align=right|0,105|| align=right|13,55|| align=right|5,210||MBA||30. listopadu 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84739)||2002 WS15|| align=right|15,3|| align=right|2,672|| align=right|0,079|| align=right|9,76|| align=right|4,366||MBA||28. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84740)||2002 WW15|| align=right|16,2|| align=right|2,734|| align=right|0,064|| align=right|4,88|| align=right|4,519||MBA||28. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84741)||2002 WW16|| align=right|14,5|| align=right|2,634|| align=right|0,096|| align=right|13,58|| align=right|4,273||MBA||28. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84742)||2002 WF17|| align=right|16,2|| align=right|2,331|| align=right|0,133|| align=right|7,50|| align=right|3,557||MBA||28. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84743)||2002 XY1|| align=right|14,6|| align=right|3,171|| align=right|0,117|| align=right|5,20|| align=right|5,646||MBA||1. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84744)||2002 XX2|| align=right|14,2|| align=right|3,134|| align=right|0,244|| align=right|17,36|| align=right|5,548||MBA||1. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84745)||2002 XL4|| align=right|13,8|| align=right|2,585|| align=right|0,135|| align=right|13,83|| align=right|4,154||MBA||3. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84746)||2002 XR6|| align=right|16,6|| align=right|2,240|| align=right|0,104|| align=right|1,73|| align=right|3,352||MBA||1. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84747)||2002 XX7|| align=right|14,0|| align=right|3,118|| align=right|0,155|| align=right|15,04|| align=right|5,504||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84748)||2002 XQ9|| align=right|16,4|| align=right|2,331|| align=right|0,062|| align=right|2,72|| align=right|3,559||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84749)||2002 XA10|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,143|| align=right|4,27|| align=right|4,528||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84750)||2002 XN10|| align=right|15,4|| align=right|2,543|| align=right|0,127|| align=right|11,84|| align=right|4,056||MBA||3. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84751)||2002 XM11|| align=right|15,8|| align=right|2,285|| align=right|0,152|| align=right|11,13|| align=right|3,453||MBA||3. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84752)||2002 XT11|| align=right|14,8|| align=right|2,623|| align=right|0,128|| align=right|8,29|| align=right|4,247||MBA||3. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84753)||2002 XA16|| align=right|15,4|| align=right|2,444|| align=right|0,197|| align=right|9,72|| align=right|3,821||MBA||3. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84754)||2002 XP18|| align=right|15,4|| align=right|2,686|| align=right|0,165|| align=right|7,38|| align=right|4,400||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84755)||2002 XZ18|| align=right|14,9|| align=right|2,777|| align=right|0,094|| align=right|14,84|| align=right|4,626||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84756)||2002 XM19|| align=right|16,0|| align=right|2,283|| align=right|0,127|| align=right|7,95|| align=right|3,449||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84757)||2002 XN20|| align=right|15,3|| align=right|2,612|| align=right|0,074|| align=right|2,87|| align=right|4,222||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84758)||2002 XT20|| align=right|16,4|| align=right|2,291|| align=right|0,143|| align=right|4,71|| align=right|3,467||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84759)||2002 XR22|| align=right|15,5|| align=right|2,660|| align=right|0,192|| align=right|10,93|| align=right|4,337||MBA||3. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84760)||2002 XS22|| align=right|16,0|| align=right|2,766|| align=right|0,085|| align=right|5,59|| align=right|4,599||MBA||3. prosince 2002||Mauna Kea||Mauna Kea
|-
|(84761)||2002 XJ24|| align=right|16,0|| align=right|2,525|| align=right|0,056|| align=right|3,39|| align=right|4,012||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84762)||2002 XL26|| align=right|15,1|| align=right|2,598|| align=right|0,045|| align=right|13,58|| align=right|4,187||MBA||3. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84763)||2002 XS26|| align=right|15,2|| align=right|2,617|| align=right|0,093|| align=right|15,84|| align=right|4,234||MBA||3. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84764)||2002 XC30|| align=right|14,5|| align=right|2,693|| align=right|0,168|| align=right|13,73|| align=right|4,418||MBA||5. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84765)||2002 XE32|| align=right|15,9|| align=right|3,118|| align=right|0,143|| align=right|5,43|| align=right|5,505||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84766)||2002 XM32|| align=right|15,8|| align=right|2,642|| align=right|0,078|| align=right|5,70|| align=right|4,293||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84767)||2002 XL33|| align=right|15,0|| align=right|2,643|| align=right|0,150|| align=right|13,81|| align=right|4,297||MBA||7. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84768)||2002 XA36|| align=right|15,1|| align=right|2,719|| align=right|0,103|| align=right|5,93|| align=right|4,482||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84769)||2002 XW36|| align=right|15,2|| align=right|2,632|| align=right|0,079|| align=right|7,06|| align=right|4,269||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84770)||2002 XX36|| align=right|14,5|| align=right|2,576|| align=right|0,223|| align=right|12,12|| align=right|4,135||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84771)||2002 XQ38|| align=right|16,0|| align=right|2,793|| align=right|0,024|| align=right|4,47|| align=right|4,667||MBA||7. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84772)||2002 XG42|| align=right|14,8|| align=right|3,064|| align=right|0,156|| align=right|7,70|| align=right|5,361||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84773)||2002 XN42|| align=right|14,1|| align=right|3,163|| align=right|0,073|| align=right|16,78|| align=right|5,625||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84774)||2002 XU51|| align=right|14,8|| align=right|2,689|| align=right|0,037|| align=right|13,66|| align=right|4,409||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84775)||2002 XW51|| align=right|15,7|| align=right|2,780|| align=right|0,060|| align=right|7,70|| align=right|4,633||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84776)||2002 XP56|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,184|| align=right|13,18|| align=right|4,201||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84777)||2002 XY56|| align=right|15,7|| align=right|2,330|| align=right|0,132|| align=right|6,00|| align=right|3,557||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84778)||2002 XP59|| align=right|15,6|| align=right|2,441|| align=right|0,151|| align=right|4,45|| align=right|3,812||MBA||10. prosince 2002||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(84779)||2002 XQ59|| align=right|14,7|| align=right|2,746|| align=right|0,061|| align=right|10,75|| align=right|4,550||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84780)||2002 XN60|| align=right|15,5|| align=right|2,384|| align=right|0,052|| align=right|3,77|| align=right|3,680||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84781)||2002 XA71|| align=right|15,1|| align=right|2,589|| align=right|0,205|| align=right|2,40|| align=right|4,164||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84782)||2002 XE73|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,148|| align=right|3,76|| align=right|3,652||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84783)||2002 XF74|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,154|| align=right|7,21|| align=right|3,454||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84784)||2002 XH74|| align=right|14,3|| align=right|2,837|| align=right|0,178|| align=right|11,21|| align=right|4,778||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84785)||2002 XZ74|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,147|| align=right|5,80|| align=right|3,661||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84786)||2002 XF77|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,079|| align=right|7,87|| align=right|3,602||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84787)||2002 XZ78|| align=right|13,5|| align=right|3,165|| align=right|0,027|| align=right|22,79|| align=right|5,629||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84788)||2002 XH79|| align=right|14,7|| align=right|3,184|| align=right|0,143|| align=right|5,91|| align=right|5,680||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84789)||2002 XF83|| align=right|15,3|| align=right|2,561|| align=right|0,265|| align=right|7,17|| align=right|4,097||MBA||13. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84790)||2002 XS83|| align=right|14,4|| align=right|2,845|| align=right|0,095|| align=right|16,35|| align=right|4,798||MBA||13. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(84791)||2002 XP86|| align=right|15,0|| align=right|2,692|| align=right|0,057|| align=right|14,90|| align=right|4,416||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84792)||2002 XX86|| align=right|15,3|| align=right|2,267|| align=right|0,169|| align=right|5,18|| align=right|3,412||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84793)||2002 XZ86|| align=right|16,1|| align=right|2,245|| align=right|0,123|| align=right|6,60|| align=right|3,362||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84794)||2002 XY87|| align=right|14,8|| align=right|2,616|| align=right|0,191|| align=right|13,39|| align=right|4,230||MBA||12. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84795)||2002 XO89|| align=right|14,9|| align=right|3,224|| align=right|0,053|| align=right|13,76|| align=right|5,788||MBA||9. prosince 2002||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(84796)||2002 XZ89|| align=right|14,9|| align=right|2,713|| align=right|0,081|| align=right|11,00|| align=right|4,468||MBA||14. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84797)||2002 XL90|| align=right|15,3|| align=right|2,782|| align=right|0,270|| align=right|11,53|| align=right|4,640||MBA||15. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(84798)||2002 XJ92|| align=right|15,0|| align=right|2,365|| align=right|0,205|| align=right|15,77|| align=right|3,636||MBA||4. prosince 2002||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(84799)||2002 XX100|| align=right|15,8|| align=right|2,262|| align=right|0,136|| align=right|5,89|| align=right|3,402||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84800)||2002 XP101|| align=right|15,1|| align=right|3,152|| align=right|0,109|| align=right|2,70|| align=right|5,596||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84801)||2002 XR103|| align=right|13,9|| align=right|2,998|| align=right|0,057|| align=right|12,40|| align=right|5,190||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84802)||2002 YC1|| align=right|15,1|| align=right|2,361|| align=right|0,217|| align=right|9,86|| align=right|3,627||MBA||27. prosince 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84803)||2002 YB6|| align=right|15,5|| align=right|3,212|| align=right|0,149|| align=right|4,45|| align=right|5,754||MBA||28. prosince 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84804)||2002 YJ8|| align=right|15,9|| align=right|2,683|| align=right|0,114|| align=right|2,88|| align=right|4,395||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84805)||2002 YS8|| align=right|13,8|| align=right|3,060|| align=right|0,098|| align=right|11,50|| align=right|5,352||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84806)||2002 YF12|| align=right|15,3|| align=right|3,081|| align=right|0,165|| align=right|1,84|| align=right|5,408||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84807)||2002 YK12|| align=right|14,7|| align=right|3,181|| align=right|0,139|| align=right|2,34|| align=right|5,673||MBA||31. prosince 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84808)||2002 YZ15|| align=right|14,5|| align=right|3,040|| align=right|0,077|| align=right|10,91|| align=right|5,300||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84809)||2002 YE16|| align=right|15,9|| align=right|2,407|| align=right|0,092|| align=right|4,41|| align=right|3,733||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84810)||2002 YV16|| align=right|15,2|| align=right|3,186|| align=right|0,207|| align=right|1,47|| align=right|5,685||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84811)||2002 YW16|| align=right|15,0|| align=right|2,806|| align=right|0,073|| align=right|5,14|| align=right|4,699||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84812)||2002 YL17|| align=right|15,4|| align=right|2,927|| align=right|0,084|| align=right|2,98|| align=right|5,006||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84813)||2002 YO17|| align=right|16,2|| align=right|2,779|| align=right|0,083|| align=right|1,78|| align=right|4,631||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84814)||2002 YU17|| align=right|15,5|| align=right|2,309|| align=right|0,115|| align=right|6,03|| align=right|3,508||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84815)||2002 YQ18|| align=right|16,6|| align=right|2,241|| align=right|0,073|| align=right|1,28|| align=right|3,355||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84816)||2002 YS18|| align=right|14,9|| align=right|2,779|| align=right|0,060|| align=right|12,81|| align=right|4,632||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84817)||2002 YN19|| align=right|15,4|| align=right|2,614|| align=right|0,215|| align=right|2,96|| align=right|4,227||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84818)||2002 YA20|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,179|| align=right|3,46|| align=right|4,214||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84819)||2002 YC21|| align=right|15,7|| align=right|3,165|| align=right|0,163|| align=right|2,27|| align=right|5,630||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84820)||2002 YO21|| align=right|16,0|| align=right|2,701|| align=right|0,050|| align=right|2,40|| align=right|4,439||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84821)||2002 YR21|| align=right|15,8|| align=right|2,489|| align=right|0,089|| align=right|2,48|| align=right|3,925||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84822)||2002 YW21|| align=right|15,1|| align=right|2,353|| align=right|0,138|| align=right|7,50|| align=right|3,609||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84823)||2002 YA22|| align=right|15,0|| align=right|3,184|| align=right|0,126|| align=right|7,46|| align=right|5,681||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84824)||2002 YK24|| align=right|16,4|| align=right|2,573|| align=right|0,168|| align=right|1,01|| align=right|4,126||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84825)||2002 YE26|| align=right|16,2|| align=right|2,344|| align=right|0,224|| align=right|1,80|| align=right|3,587||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84826)||2002 YU34|| align=right|15,6|| align=right|2,569|| align=right|0,062|| align=right|4,27|| align=right|4,116||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84827)||2003 AC|| align=right|14,2|| align=right|2,782|| align=right|0,126|| align=right|23,24|| align=right|4,639||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84828)||2003 AL|| align=right|15,4|| align=right|2,749|| align=right|0,107|| align=right|11,56|| align=right|4,556||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84829)||2003 AN|| align=right|14,3|| align=right|3,105|| align=right|0,171|| align=right|18,19|| align=right|5,471||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84830)||2003 AP4|| align=right|15,8|| align=right|2,634|| align=right|0,190|| align=right|12,94|| align=right|4,274||MBA||1. ledna 2003||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(84831)||2003 AB5|| align=right|14,8|| align=right|3,003|| align=right|0,105|| align=right|10,87|| align=right|5,202||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84832)||2003 AD8|| align=right|13,7|| align=right|2,714|| align=right|0,254|| align=right|13,18|| align=right|4,471||MBA||3. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84833)||2003 AF9|| align=right|14,3|| align=right|2,428|| align=right|0,256|| align=right|22,60|| align=right|3,782||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84834)||2003 AZ9|| align=right|15,4|| align=right|2,762|| align=right|0,164|| align=right|9,16|| align=right|4,590||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84835)||2003 AA10|| align=right|13,3|| align=right|3,213|| align=right|0,162|| align=right|23,45|| align=right|5,758||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84836)||2003 AF10|| align=right|14,6|| align=right|2,975|| align=right|0,068|| align=right|12,05|| align=right|5,130||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84837)||2003 AT10|| align=right|14,8|| align=right|2,745|| align=right|0,245|| align=right|8,61|| align=right|4,548||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84838)||2003 AU10|| align=right|14,4|| align=right|2,741|| align=right|0,161|| align=right|12,40|| align=right|4,537||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84839)||2003 AG12|| align=right|14,8|| align=right|2,693|| align=right|0,150|| align=right|11,03|| align=right|4,418||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84840)||2003 AT12|| align=right|15,9|| align=right|2,352|| align=right|0,123|| align=right|6,59|| align=right|3,607||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84841)||2003 AL14|| align=right|15,1|| align=right|2,926|| align=right|0,169|| align=right|14,02|| align=right|5,005||MBA||2. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84842)||2003 AS17|| align=right|14,7|| align=right|3,139|| align=right|0,080|| align=right|17,83|| align=right|5,560||MBA||5. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84843)||2003 AO20|| align=right|14,8|| align=right|3,226|| align=right|0,064|| align=right|23,57|| align=right|5,793||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84844)||2003 AL22|| align=right|15,3|| align=right|2,767|| align=right|0,097|| align=right|8,15|| align=right|4,603||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84845)||2003 AV22|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,089|| align=right|15,22|| align=right|4,269||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84846)||2003 AN23|| align=right|15,1|| align=right|2,662|| align=right|0,085|| align=right|15,20|| align=right|4,342||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84847)||2003 AW28|| align=right|15,0|| align=right|3,113|| align=right|0,101|| align=right|12,92|| align=right|5,490||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84848)||2003 AP31|| align=right|15,0|| align=right|2,471|| align=right|0,152|| align=right|6,81|| align=right|3,884||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84849)||2003 AP34|| align=right|15,3|| align=right|2,636|| align=right|0,136|| align=right|13,89|| align=right|4,278||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84850)||2003 AR35|| align=right|16,1|| align=right|2,353|| align=right|0,140|| align=right|7,15|| align=right|3,608||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84851)||2003 AE36|| align=right|14,3|| align=right|2,303|| align=right|0,213|| align=right|23,08|| align=right|3,495||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84852)||2003 AN38|| align=right|14,5|| align=right|3,055|| align=right|0,084|| align=right|9,79|| align=right|5,339||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84853)||2003 AE39|| align=right|13,6|| align=right|3,152|| align=right|0,223|| align=right|17,42|| align=right|5,594||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84854)||2003 AX44|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,210|| align=right|2,78|| align=right|3,657||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84855)||2003 AR45|| align=right|15,1|| align=right|2,486|| align=right|0,045|| align=right|5,70|| align=right|3,918||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84856)||2003 AY47|| align=right|13,9|| align=right|3,214|| align=right|0,081|| align=right|16,92|| align=right|5,760||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84857)||2003 AH49|| align=right|15,1|| align=right|2,749|| align=right|0,217|| align=right|18,10|| align=right|4,558||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84858)||2003 AC52|| align=right|15,0|| align=right|3,005|| align=right|0,020|| align=right|11,24|| align=right|5,208||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84859)||2003 AY64|| align=right|15,2|| align=right|2,252|| align=right|0,167|| align=right|9,95|| align=right|3,379||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84860)||2003 AJ65|| align=right|14,4|| align=right|2,742|| align=right|0,125|| align=right|13,48|| align=right|4,539||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84861)||2003 AG72|| align=right|14,4|| align=right|2,691|| align=right|0,101|| align=right|16,06|| align=right|4,414||MBA||11. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84862)||2003 AU73|| align=right|15,2|| align=right|2,220|| align=right|0,177|| align=right|8,09|| align=right|3,307||MBA||10. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84863)||2003 AF76|| align=right|13,6|| align=right|3,219|| align=right|0,120|| align=right|18,53|| align=right|5,774||MBA||10. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84864)||2003 AM84|| align=right|15,5|| align=right|2,523|| align=right|0,129|| align=right|12,10|| align=right|4,008||MBA||11. ledna 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(84865)||2003 BM7|| align=right|14,6|| align=right|2,548|| align=right|0,125|| align=right|15,79|| align=right|4,067||MBA||26. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84866)||2003 BR8|| align=right|14,9|| align=right|3,048|| align=right|0,171|| align=right|9,75|| align=right|5,319||MBA||26. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84867)||2003 BX13|| align=right|15,0|| align=right|2,981|| align=right|0,069|| align=right|11,79|| align=right|5,146||MBA||26. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(84868)||2003 BX17|| align=right|15,2|| align=right|2,592|| align=right|0,213|| align=right|6,23|| align=right|4,171||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84869)||2003 BD22|| align=right|14,3|| align=right|3,082|| align=right|0,179|| align=right|19,30|| align=right|5,410||MBA||25. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(84870)||2003 BB24|| align=right|14,7|| align=right|3,115|| align=right|0,152|| align=right|16,18|| align=right|5,496||MBA||25. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(84871)||2003 BV28|| align=right|15,5|| align=right|2,558|| align=right|0,258|| align=right|14,75|| align=right|4,091||MBA||27. ledna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84872)||2003 BM36|| align=right|14,2|| align=right|3,143|| align=right|0,030|| align=right|10,47|| align=right|5,572||MBA||27. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84873)||2003 BW55|| align=right|14,1|| align=right|3,415|| align=right|0,067|| align=right|10,62|| align=right|6,310||MBA||28. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84874)||2003 BO64|| align=right|13,7|| align=right|3,178|| align=right|0,079|| align=right|14,77|| align=right|5,664||MBA||29. ledna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(84875)||2003 BW68|| align=right|14,2|| align=right|3,217|| align=right|0,090|| align=right|7,96|| align=right|5,770||MBA||28. ledna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(84876)||2003 BN71|| align=right|13,8|| align=right|3,189|| align=right|0,285|| align=right|16,25|| align=right|5,694||MBA||28. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84877)||2003 BT79|| align=right|15,0|| align=right|2,356|| align=right|0,245|| align=right|5,94|| align=right|3,617||MBA||31. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84878)||2003 BV88|| align=right|15,1|| align=right|2,570|| align=right|0,171|| align=right|14,98|| align=right|4,119||MBA||28. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84879)||2003 BX88|| align=right|14,9|| align=right|2,981|| align=right|0,105|| align=right|12,80|| align=right|5,147||MBA||28. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84880)||2003 CF6|| align=right|15,8|| align=right|2,603|| align=right|0,159|| align=right|14,09|| align=right|4,198||MBA||1. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84881)||2003 CF11|| align=right|14,4|| align=right|3,206|| align=right|0,107|| align=right|19,71|| align=right|5,740||MBA||4. února 2003||Palomar||NEAT
|-
|(84882) Table Mountain||2003 CN16|| align=right|14,8|| align=right|2,635|| align=right|0,295|| align=right|13,86|| align=right|4,276||MBA||1. února 2003||Wrightwood||J. Young
|-
|(84883)||2003 DC22|| align=right|14,0|| align=right|3,248|| align=right|0,055|| align=right|21,19|| align=right|5,853||MBA||28. února 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84884) Dorismcmillan||2003 FS20|| align=right|14,0|| align=right|3,237|| align=right|0,074|| align=right|13,30|| align=right|5,824||MBA||23. března 2003||Catalina||CSS
|-
|(84885)||2003 FT32|| align=right|16,2|| align=right|2,428|| align=right|0,189|| align=right|2,10|| align=right|3,782||MBA||23. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84886)||2003 FE102|| align=right|16,0|| align=right|2,626|| align=right|0,071|| align=right|8,01|| align=right|4,254||MBA||31. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84887)||2003 HL7|| align=right|15,8|| align=right|2,854|| align=right|0,073|| align=right|1,83|| align=right|4,821||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84888)||2003 MA9|| align=right|14,9|| align=right|3,098|| align=right|0,107|| align=right|9,18|| align=right|5,452||MBA||28. června 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84889)||2003 NQ8|| align=right|14,1|| align=right|3,062|| align=right|0,315|| align=right|10,73|| align=right|5,356||MBA||2. července 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84890)||2003 NP9|| align=right|14,6|| align=right|1,920|| align=right|0,022|| align=right|21,12|| align=right|2,659||MBA||2. července 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84891)||2003 OH14|| align=right|14,0|| align=right|2,454|| align=right|0,308|| align=right|21,53|| align=right|3,844||MBA||21. července 2003||Palomar||NEAT
|-
|(84892)||2003 QD79|| align=right|13,6|| align=right|3,203|| align=right|0,279|| align=right|13,40|| align=right|5,732||MBA||24. srpna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84893)||2003 SM98|| align=right|14,7|| align=right|3,077|| align=right|0,090|| align=right|6,87|| align=right|5,396||MBA||19. září 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84894)||2003 SJ182|| align=right|14,6|| align=right|2,869|| align=right|0,167|| align=right|15,16|| align=right|4,858||MBA||20. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84895)||2003 SD252|| align=right|14,9|| align=right|3,193|| align=right|0,202|| align=right|4,66|| align=right|5,704||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84896)||2003 SM252|| align=right|14,8|| align=right|2,977|| align=right|0,181|| align=right|3,06|| align=right|5,137||MBA||26. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84897)||2003 SV296|| align=right|14,2|| align=right|2,562|| align=right|0,221|| align=right|9,99|| align=right|4,099||MBA||29. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84898)||2003 SW296|| align=right|13,5|| align=right|3,142|| align=right|0,141|| align=right|28,39|| align=right|5,569||MBA||29. září 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84899)||2003 SQ299|| align=right|14,3|| align=right|2,583|| align=right|0,071|| align=right|13,41|| align=right|4,151||MBA||29. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84900)||2003 SH306|| align=right|14,5|| align=right|2,691|| align=right|0,189|| align=right|11,37|| align=right|4,414||MBA||30. září 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84901)||2003 TF13|| align=right|14,0|| align=right|2,571|| align=right|0,100|| align=right|22,05|| align=right|4,123||MBA||15. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84902) Porrentruy||2003 UU11|| align=right|14,2|| align=right|3,127|| align=right|0,174|| align=right|1,32|| align=right|5,528||MBA||17. října 2003||Vicques||M. Ory
|-
|(84903)||2003 UM38|| align=right|14,2|| align=right|2,862|| align=right|0,172|| align=right|12,99|| align=right|4,842||MBA||17. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84904)||2003 UD57|| align=right|14,2|| align=right|3,107|| align=right|0,086|| align=right|10,08|| align=right|5,476||MBA||24. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84905)||2003 UD98|| align=right|14,5|| align=right|3,428|| align=right|0,088|| align=right|13,48|| align=right|6,346||MBA||19. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84906)||2003 UU132|| align=right|14,6|| align=right|3,115|| align=right|0,142|| align=right|6,41|| align=right|5,496||MBA||19. října 2003||Palomar||NEAT
|-
|(84907)||2003 UQ138|| align=right|14,5|| align=right|3,018|| align=right|0,140|| align=right|12,50|| align=right|5,242||MBA||21. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84908)||2003 UR138|| align=right|13,7|| align=right|2,632|| align=right|0,289|| align=right|15,71|| align=right|4,270||MBA||21. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84909)||2003 US138|| align=right|14,9|| align=right|2,586|| align=right|0,132|| align=right|12,94|| align=right|4,157||MBA||21. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84910)||2003 UG190|| align=right|15,2|| align=right|2,645|| align=right|0,260|| align=right|11,64|| align=right|4,301||MBA||22. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84911)||2003 UH190|| align=right|14,6|| align=right|3,066|| align=right|0,175|| align=right|18,45|| align=right|5,367||MBA||22. října 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84912)||2003 UP222|| align=right|14,2|| align=right|2,631|| align=right|0,193|| align=right|12,10|| align=right|4,267||MBA||22. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84913)||2003 UG226|| align=right|14,0|| align=right|3,138|| align=right|0,223|| align=right|12,93|| align=right|5,557||MBA||22. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84914)||2003 UP235|| align=right|14,9|| align=right|2,708|| align=right|0,100|| align=right|3,76|| align=right|4,456||MBA||24. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84915)||2003 UT247|| align=right|14,4|| align=right|3,114|| align=right|0,138|| align=right|16,74|| align=right|5,495||MBA||24. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84916)||2003 UO251|| align=right|14,7|| align=right|2,771|| align=right|0,128|| align=right|10,24|| align=right|4,611||MBA||25. října 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84917)||2003 UX259|| align=right|16,3|| align=right|2,337|| align=right|0,230|| align=right|3,20|| align=right|3,571||MBA||25. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84918)||2003 UQ260|| align=right|14,2|| align=right|2,722|| align=right|0,141|| align=right|12,69|| align=right|4,489||MBA||25. října 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84919) Karinthy||2003 VH|| align=right|15,1|| align=right|2,812|| align=right|0,132|| align=right|13,20|| align=right|4,714||MBA||3. listopadu 2003||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(84920)||2003 VM1|| align=right|14,9|| align=right|2,684|| align=right|0,129|| align=right|11,92|| align=right|4,397||MBA||6. listopadu 2003||Ondřejov||J. Manek
|-
|(84921) Morkoláb||2003 VN1|| align=right|14,6|| align=right|2,567|| align=right|0,269|| align=right|12,14|| align=right|4,112||MBA||9. listopadu 2003||Piszkesteto||K. Sarneczky; B. Sipocz
|-
|(84922)||2003 VS2|| align=right|4,2|| align=right|39,28|| align=right|0,073|| align=right|14,80|| align=right|247||PLT||14. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(84923)||2003 VZ3|| align=right|15,1|| align=right|2,585|| align=right|0,135|| align=right|7,13|| align=right|4,155||MBA||14. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(84924)||2003 VB6|| align=right|15,8|| align=right|2,692|| align=right|0,172|| align=right|13,87|| align=right|4,416||MBA||15. listopadu 2003||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(84925)||2003 VL9|| align=right|16,4|| align=right|2,319|| align=right|0,133|| align=right|1,04|| align=right|3,531||MBA||15. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(84926)||2003 WR3|| align=right|15,2|| align=right|2,711|| align=right|0,093|| align=right|7,51|| align=right|4,463||MBA||16. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(84927)||2003 WT9|| align=right|14,9|| align=right|2,773|| align=right|0,153|| align=right|13,67|| align=right|4,617||MBA||18. listopadu 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84928) Oliversacks||2003 WE13|| align=right|15,5|| align=right|2,931|| align=right|0,032|| align=right|1,09|| align=right|5,018||MBA||16. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(84929)||2003 WJ19|| align=right|14,9|| align=right|3,038|| align=right|0,055|| align=right|9,21|| align=right|5,295||MBA||19. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84930)||2003 WX21|| align=right|12,7|| align=right|3,187|| align=right|0,267|| align=right|23,66|| align=right|5,688||MBA||21. listopadu 2003||Palomar||NEAT
|-
|(84931)||2003 WG73|| align=right|13,9|| align=right|3,136|| align=right|0,138|| align=right|18,16|| align=right|5,553||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84932)||2003 WE77|| align=right|15,9|| align=right|2,777|| align=right|0,294|| align=right|7,61|| align=right|4,626||MBA||19. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84933)||2003 WM77|| align=right|14,3|| align=right|2,557|| align=right|0,124|| align=right|14,38|| align=right|4,087||MBA||19. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84934)||2003 WH83|| align=right|14,4|| align=right|2,990|| align=right|0,253|| align=right|11,10|| align=right|5,169||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84935)||2003 WT87|| align=right|16,4|| align=right|2,374|| align=right|0,194|| align=right|2,01|| align=right|3,656||MBA||22. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84936)||2003 WJ121|| align=right|15,5|| align=right|2,735|| align=right|0,152|| align=right|8,64|| align=right|4,523||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84937)||2003 WX123|| align=right|16,6|| align=right|2,237|| align=right|0,169|| align=right|2,58|| align=right|3,345||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84938)||2003 WQ127|| align=right|14,7|| align=right|2,745|| align=right|0,135|| align=right|9,74|| align=right|4,547||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84939)||2003 WO130|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,122|| align=right|4,32|| align=right|4,290||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84940)||2003 WL138|| align=right|14,3|| align=right|2,983|| align=right|0,129|| align=right|9,16|| align=right|5,152||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84941)||2003 WE142|| align=right|14,8|| align=right|2,778|| align=right|0,171|| align=right|6,76|| align=right|4,629||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84942)||2003 WJ142|| align=right|15,8|| align=right|2,282|| align=right|0,241|| align=right|3,26|| align=right|3,446||MBA||21. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84943)||2003 WC148|| align=right|14,5|| align=right|2,444|| align=right|0,220|| align=right|26,04|| align=right|3,820||MBA||23. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(84944)||2003 WL153|| align=right|14,4|| align=right|3,051|| align=right|0,287|| align=right|16,95|| align=right|5,328||MBA||26. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84945)||2003 WP153|| align=right|14,8|| align=right|2,604|| align=right|0,129|| align=right|9,98|| align=right|4,202||MBA||27. listopadu 2003||Catalina||CSS
|-
|(84946)||2003 WS161|| align=right|13,5|| align=right|3,071|| align=right|0,174|| align=right|24,12|| align=right|5,380||MBA||30. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84947)||2003 WX169|| align=right|14,7|| align=right|2,515|| align=right|0,203|| align=right|13,29|| align=right|3,987||MBA||19. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84948)||2003 WN170|| align=right|15,5|| align=right|2,563|| align=right|0,234|| align=right|14,86|| align=right|4,103||MBA||20. listopadu 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84949)||2003 WE171|| align=right|14,0|| align=right|2,555|| align=right|0,148|| align=right|13,43|| align=right|4,084||MBA||21. listopadu 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84950)||2003 XJ3|| align=right|14,7|| align=right|2,804|| align=right|0,219|| align=right|9,96|| align=right|4,695||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84951) Kenwilson||2003 XX4|| align=right|14,2|| align=right|2,629|| align=right|0,058|| align=right|15,63|| align=right|4,262||MBA||1. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(84952)||2003 XD5|| align=right|15,7|| align=right|2,758|| align=right|0,194|| align=right|1,32|| align=right|4,580||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84953)||2003 XE5|| align=right|15,1|| align=right|2,563|| align=right|0,156|| align=right|14,01|| align=right|4,103||MBA||1. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84954)||2003 XY7|| align=right|14,3|| align=right|2,651|| align=right|0,254|| align=right|12,82|| align=right|4,315||MBA||3. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84955)||2003 XB9|| align=right|15,0|| align=right|2,783|| align=right|0,136|| align=right|12,44|| align=right|4,642||MBA||4. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84956)||2003 XL11|| align=right|14,7|| align=right|2,593|| align=right|0,235|| align=right|8,98|| align=right|4,175||MBA||12. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(84957)||2003 XN13|| align=right|14,7|| align=right|2,935|| align=right|0,220|| align=right|6,62|| align=right|5,026||MBA||14. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(84958)||2003 XS13|| align=right|15,5|| align=right|2,715|| align=right|0,104|| align=right|3,84|| align=right|4,472||MBA||14. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(84959)||2003 XF18|| align=right|14,3|| align=right|2,655|| align=right|0,141|| align=right|12,78|| align=right|4,324||MBA||14. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84960)||2003 XS21|| align=right|15,3|| align=right|2,424|| align=right|0,063|| align=right|3,59|| align=right|3,773||MBA||14. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84961)||2003 XU21|| align=right|15,2|| align=right|2,700|| align=right|0,224|| align=right|8,51|| align=right|4,436||MBA||15. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(84962)||2003 YM9|| align=right|13,7|| align=right|3,111|| align=right|0,175|| align=right|21,93|| align=right|5,485||MBA||17. prosince 2003||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(84963)||2003 YN13|| align=right|14,5|| align=right|2,577|| align=right|0,131|| align=right|13,23|| align=right|4,136||MBA||17. prosince 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84964)||2003 YF14|| align=right|14,8|| align=right|2,625|| align=right|0,103|| align=right|11,14|| align=right|4,253||MBA||17. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84965)||2003 YV16|| align=right|14,8|| align=right|2,763|| align=right|0,102|| align=right|7,44|| align=right|4,593||MBA||17. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(84966)||2003 YW16|| align=right|13,4|| align=right|3,121|| align=right|0,193|| align=right|17,87|| align=right|5,514||MBA||17. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(84967)||2003 YX16|| align=right|14,3|| align=right|2,750|| align=right|0,105|| align=right|11,32|| align=right|4,559||MBA||17. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(84968)||2003 YW17|| align=right|16,4|| align=right|2,337|| align=right|0,037|| align=right|2,98|| align=right|3,572||MBA||16. prosince 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84969)||2003 YB18|| align=right|14,5|| align=right|3,170|| align=right|0,109|| align=right|5,44|| align=right|5,643||MBA||16. prosince 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84970)||2003 YA23|| align=right|15,6|| align=right|2,420|| align=right|0,052|| align=right|7,01|| align=right|3,765||MBA||16. prosince 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(84971)||2003 YZ23|| align=right|15,3|| align=right|2,396|| align=right|0,160|| align=right|9,06|| align=right|3,707||MBA||17. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84972)||2003 YM28|| align=right|13,6|| align=right|3,134|| align=right|0,138|| align=right|27,99|| align=right|5,549||MBA||17. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(84973)||2003 YO28|| align=right|14,9|| align=right|3,195|| align=right|0,132|| align=right|2,24|| align=right|5,709||MBA||17. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84974)||2003 YB39|| align=right|16,1|| align=right|2,333|| align=right|0,076|| align=right|4,28|| align=right|3,562||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84975)||2003 YG43|| align=right|16,2|| align=right|2,294|| align=right|0,098|| align=right|7,17|| align=right|3,473||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84976)||2003 YM43|| align=right|14,6|| align=right|3,144|| align=right|0,128|| align=right|5,87|| align=right|5,574||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84977)||2003 YN53|| align=right|15,4|| align=right|2,854|| align=right|0,074|| align=right|3,22|| align=right|4,820||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84978)||2003 YY53|| align=right|16,0|| align=right|2,729|| align=right|0,104|| align=right|5,50|| align=right|4,506||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84979)||2003 YU64|| align=right|16,0|| align=right|2,189|| align=right|0,093|| align=right|2,76|| align=right|3,239||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84980)||2003 YZ64|| align=right|14,6|| align=right|3,199|| align=right|0,087|| align=right|5,80|| align=right|5,721||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84981)||2003 YB65|| align=right|14,3|| align=right|3,086|| align=right|0,031|| align=right|17,66|| align=right|5,420||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84982)||2003 YM65|| align=right|15,6|| align=right|2,712|| align=right|0,180|| align=right|15,56|| align=right|4,465||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84983)||2003 YO65|| align=right|16,3|| align=right|2,359|| align=right|0,114|| align=right|3,87|| align=right|3,623||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84984)||2003 YL66|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,059|| align=right|5,25|| align=right|3,722||MBA||20. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84985)||2003 YU66|| align=right|14,7|| align=right|2,722|| align=right|0,281|| align=right|16,31|| align=right|4,491||MBA||20. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84986)||2003 YC83|| align=right|15,4|| align=right|2,483|| align=right|0,022|| align=right|9,28|| align=right|3,912||MBA||18. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84987)||2003 YK83|| align=right|14,7|| align=right|2,621|| align=right|0,147|| align=right|14,47|| align=right|4,243||MBA||18. prosince 2003||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(84988)||2003 YY88|| align=right|14,4|| align=right|3,066|| align=right|0,131|| align=right|16,34|| align=right|5,367||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84989)||2003 YD89|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,050|| align=right|7,45|| align=right|3,493||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84990)||2003 YC90|| align=right|16,0|| align=right|2,645|| align=right|0,087|| align=right|3,31|| align=right|4,300||MBA||19. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84991)||2003 YM94|| align=right|15,0|| align=right|2,669|| align=right|0,113|| align=right|9,46|| align=right|4,360||MBA||22. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(84992)||2003 YM100|| align=right|14,8|| align=right|2,962|| align=right|0,048|| align=right|11,21|| align=right|5,096||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84993)||2003 YL102|| align=right|16,2|| align=right|2,414|| align=right|0,038|| align=right|8,20|| align=right|3,749||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84994)||2003 YW106|| align=right|14,6|| align=right|2,767|| align=right|0,151|| align=right|13,08|| align=right|4,602||MBA||22. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(84995) Zselic||2003 YB108|| align=right|14,4|| align=right|3,050|| align=right|0,103|| align=right|12,11|| align=right|5,326||MBA||26. prosince 2003||Piszkesteto||K. Sarneczky
|-
|(84996) Hortobágy||2003 YW110|| align=right|15,3|| align=right|2,983|| align=right|0,102|| align=right|9,06|| align=right|5,151||MBA||26. prosince 2003||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(84997)||2003 YP118|| align=right|14,7|| align=right|2,691|| align=right|0,207|| align=right|16,43|| align=right|4,414||MBA||27. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(84998)||2003 YD123|| align=right|14,7|| align=right|2,987|| align=right|0,068|| align=right|10,40|| align=right|5,161||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(84999)||2003 YM123|| align=right|16,1|| align=right|2,656|| align=right|0,249|| align=right|3,09|| align=right|4,329||MBA||27. prosince 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(85000)||2003 YA125|| align=right|15,1|| align=right|2,622|| align=right|0,184|| align=right|13,91|| align=right|4,245||MBA||27. prosince 2003||Crni Vrh||Crni Vrh
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek